|-
|(15001)||1997 WD30|| align=right|12,8|| align=right|2,978|| align=right|0,129|| align=right|11,49|| align=right|5,139||MBA||21. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15002)||1997 WN38|| align=right|13,7|| align=right|3,237|| align=right|0,150|| align=right|2,33|| align=right|5,824||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(15003) Midori||1997 XC10|| align=right|12,6|| align=right|2,988|| align=right|0,106|| align=right|9,25|| align=right|5,163||MBA||5. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15004) Vallerani||1997 XL10|| align=right|12,7|| align=right|2,977|| align=right|0,111|| align=right|11,49|| align=right|5,135||MBA||7. prosince 1997||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(15005) Guerriero||1997 XY10|| align=right|13,0|| align=right|3,174|| align=right|0,158|| align=right|5,87|| align=right|5,653||MBA||7. prosince 1997||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(15006)||1998 DZ32|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,034|| align=right|12,85|| align=right|5,637||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(15007)||1998 NA|| align=right|13,1|| align=right|2,579|| align=right|0,177|| align=right|9,17|| align=right|4,141||MBA||5. července 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(15008) Delahodde||1998 QO6|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,212|| align=right|5,61|| align=right|4,085||MBA||24. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15009)||1998 QF27|| align=right|16,0|| align=right|1,951|| align=right|0,115|| align=right|22,88|| align=right|2,724||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15010)||1998 QL92|| align=right|13,6|| align=right|2,374|| align=right|0,214|| align=right|2,02|| align=right|3,658||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15011)||1998 QM92|| align=right|14,0|| align=right|2,572|| align=right|0,254|| align=right|3,63|| align=right|4,124||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15012)||1998 QS92|| align=right|13,2|| align=right|2,272|| align=right|0,223|| align=right|6,55|| align=right|3,425||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15013)||1998 QH93|| align=right|13,2|| align=right|2,662|| align=right|0,228|| align=right|11,22|| align=right|4,343||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15014) Annagekker||1998 RO74|| align=right|15,0|| align=right|2,218|| align=right|0,115|| align=right|3,59|| align=right|3,303||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15015)||1998 RG75|| align=right|13,2|| align=right|2,618|| align=right|0,131|| align=right|13,05|| align=right|4,236||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15016)||1998 SO1|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,141|| align=right|1,49|| align=right|3,703||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15017) Cuppy||1998 SS25|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,163|| align=right|6,22|| align=right|3,549||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15018)||1998 SM34|| align=right|14,1|| align=right|2,344|| align=right|0,225|| align=right|10,59|| align=right|3,588||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15019) Gingold||1998 SW75|| align=right|14,7|| align=right|2,207|| align=right|0,130|| align=right|3,10|| align=right|3,278||MBA||29. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15020) Brandonimber||1998 SV105|| align=right|14,1|| align=right|2,416|| align=right|0,136|| align=right|2,25|| align=right|3,754||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15021) Alexkardon||1998 SX123|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,182|| align=right|2,65|| align=right|3,610||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15022)||1998 SM144|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,180|| align=right|2,24|| align=right|3,731||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15023) Ketover||1998 SP156|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,150|| align=right|1,84|| align=right|3,566||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15024)||1998 TB|| align=right|13,6|| align=right|2,437|| align=right|0,117|| align=right|5,95|| align=right|3,803||MBA||2. října 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(15025) Uwontario||1998 TX28|| align=right|13,8|| align=right|3,201|| align=right|0,104|| align=right|7,35|| align=right|5,727||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15026) Davidscott||1998 TR34|| align=right|14,1|| align=right|2,597|| align=right|0,171|| align=right|5,50|| align=right|4,184||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15027)||1998 UF8|| align=right|13,7|| align=right|2,260|| align=right|0,088|| align=right|7,30|| align=right|3,396||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15028)||1998 UL23|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,149|| align=right|3,78|| align=right|3,820||MBA||26. října 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(15029)||1998 VC5|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,065|| align=right|1,18|| align=right|3,700||MBA||11. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15030) Matthewkroll||1998 VA15|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,163|| align=right|1,80|| align=right|4,237||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15031) Lemus||1998 VN28|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,127|| align=right|5,45|| align=right|3,627||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15032) Alexlevin||1998 VV28|| align=right|14,2|| align=right|2,373|| align=right|0,120|| align=right|5,51|| align=right|3,654||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15033)||1998 VY29|| align=right|10,5|| align=right|5,181|| align=right|0,203|| align=right|12,03|| align=right|11,80||JUT||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15034) Décines||1998 WH|| align=right|14,0|| align=right|2,413|| align=right|0,151|| align=right|5,80|| align=right|3,748||MBA||16. listopadu 1998||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(15035)||1998 WS3|| align=right|14,2|| align=right|2,181|| align=right|0,082|| align=right|4,55|| align=right|3,221||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15036) Giovannianselmi||1998 WO5|| align=right|14,1|| align=right|2,464|| align=right|0,092|| align=right|5,83|| align=right|3,867||MBA||18. listopadu 1998||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(15037) Chassagne||1998 WN6|| align=right|12,7|| align=right|3,020|| align=right|0,064|| align=right|10,08|| align=right|5,247||MBA||22. listopadu 1998||Village-Neuf||Village-Neuf
|-
|(15038)||1998 WQ6|| align=right|14,8|| align=right|2,388|| align=right|0,195|| align=right|1,95|| align=right|3,689||MBA||23. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15039)||1998 WN16|| align=right|13,8|| align=right|2,377|| align=right|0,184|| align=right|1,83|| align=right|3,663||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15040)||1998 XC|| align=right|13,3|| align=right|2,257|| align=right|0,148|| align=right|3,51|| align=right|3,391||MBA||1. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15041) Paperetti||1998 XB5|| align=right|14,8|| align=right|2,257|| align=right|0,166|| align=right|5,78|| align=right|3,390||MBA||8. prosince 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(15042) Anndavgui||1998 XZ8|| align=right|12,7|| align=right|3,109|| align=right|0,319|| align=right|16,94|| align=right|5,482||MBA||14. prosince 1998||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(15043)||1998 XW9|| align=right|13,3|| align=right|2,845|| align=right|0,056|| align=right|2,26|| align=right|4,798||MBA||11. prosince 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(15044)||1998 XY16|| align=right|13,2|| align=right|3,108|| align=right|0,055|| align=right|5,49|| align=right|5,478||MBA||15. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15045) Walesdymond||1998 XY21|| align=right|14,5|| align=right|2,778|| align=right|0,048|| align=right|1,58|| align=right|4,630||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15046)||1998 XY41|| align=right|13,6|| align=right|2,378|| align=right|0,201|| align=right|2,68|| align=right|3,667||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15047)||1998 XG49|| align=right|14,0|| align=right|2,454|| align=right|0,121|| align=right|7,81|| align=right|3,843||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15048)||1998 XQ63|| align=right|13,8|| align=right|2,430|| align=right|0,109|| align=right|8,37|| align=right|3,787||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15049)||1998 XA90|| align=right|13,3|| align=right|2,544|| align=right|0,147|| align=right|12,22|| align=right|4,057||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15050)||1998 XC96|| align=right|12,7|| align=right|3,202|| align=right|0,132|| align=right|3,92|| align=right|5,729||MBA||12. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(15051)||1998 YK1|| align=right|13,7|| align=right|2,875|| align=right|0,066|| align=right|3,61|| align=right|4,874||MBA||17. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(15052) Emileschweitzer||1998 YD2|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,137|| align=right|4,10|| align=right|5,610||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15053) Bochníček||1998 YY2|| align=right|15,4|| align=right|2,227|| align=right|0,043|| align=right|3,17|| align=right|3,322||MBA||17. prosince 1998||Ondřejov||P. Pravec; U. Babiaková
|-
|(15054)||1998 YS5|| align=right|12,3|| align=right|3,000|| align=right|0,102|| align=right|11,54|| align=right|5,194||MBA||21. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15055)||1998 YS9|| align=right|13,6|| align=right|3,220|| align=right|0,131|| align=right|3,01|| align=right|5,776||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(15056) Barbaradixon||1998 YP12|| align=right|12,8|| align=right|3,006|| align=right|0,084|| align=right|1,84|| align=right|5,212||MBA||28. prosince 1998||Las Cruces||D. S. Dixon
|-
|(15057) Whitson||1998 YY15|| align=right|13,8|| align=right|3,198|| align=right|0,139|| align=right|2,10|| align=right|5,718||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15058) Billcooke||1998 YL16|| align=right|13,1|| align=right|3,096|| align=right|0,169|| align=right|5,82|| align=right|5,447||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15059)||1998 YL27|| align=right|13,2|| align=right|2,760|| align=right|0,072|| align=right|2,32|| align=right|4,585||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15060)||1999 AD|| align=right|14,1|| align=right|2,265|| align=right|0,105|| align=right|3,68|| align=right|3,408||MBA||5. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15061)||1999 AL|| align=right|13,0|| align=right|3,107|| align=right|0,226|| align=right|7,30|| align=right|5,477||MBA||6. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15062)||1999 AL2|| align=right|12,5|| align=right|3,020|| align=right|0,098|| align=right|8,94|| align=right|5,249||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15063)||1999 AQ3|| align=right|13,7|| align=right|2,900|| align=right|0,063|| align=right|3,53|| align=right|4,939||MBA||10. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15064)||1999 AC4|| align=right|13,6|| align=right|3,160|| align=right|0,173|| align=right|1,92|| align=right|5,618||MBA||10. ledna 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(15065)||1999 AJ4|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,226|| align=right|1,53|| align=right|3,673||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15066)||1999 AX7|| align=right|12,4|| align=right|3,167|| align=right|0,052|| align=right|9,09|| align=right|5,634||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15067)||1999 AM9|| align=right|13,2|| align=right|2,802|| align=right|0,153|| align=right|9,77|| align=right|4,690||MBA||10. ledna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15068) Wiegert||1999 AJ20|| align=right|13,5|| align=right|3,992|| align=right|0,218|| align=right|1,75|| align=right|7,975||HLD||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15069)||1999 AU21|| align=right|13,3|| align=right|3,003|| align=right|0,084|| align=right|2,01|| align=right|5,203||MBA||15. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15070)||1999 BK8|| align=right|13,7|| align=right|2,248|| align=right|0,180|| align=right|5,56|| align=right|3,370||MBA||20. ledna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15071) Hallerstein||1999 BN12|| align=right|13,0|| align=right|2,529|| align=right|0,182|| align=right|6,27|| align=right|4,021||MBA||24. ledna 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(15072) Landolt||1999 BS12|| align=right|14,9|| align=right|2,389|| align=right|0,139|| align=right|5,11|| align=right|3,692||MBA||25. ledna 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|(15073)||1999 BK13|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,133|| align=right|15,70|| align=right|5,708||MBA||25. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15074)||1999 BN14|| align=right|13,2|| align=right|3,106|| align=right|0,122|| align=right|2,00|| align=right|5,473||MBA||25. ledna 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(15075)||1999 BF15|| align=right|13,8|| align=right|2,397|| align=right|0,206|| align=right|1,87|| align=right|3,710||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15076) Joellewis||1999 BL25|| align=right|14,3|| align=right|2,483|| align=right|0,135|| align=right|6,65|| align=right|3,913||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15077) Edyalge||1999 CA|| align=right|12,9|| align=right|2,944|| align=right|0,048|| align=right|2,79|| align=right|5,051||MBA||2. února 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(15078)||1999 CW|| align=right|12,3|| align=right|3,159|| align=right|0,109|| align=right|7,93|| align=right|5,614||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15079)||1999 CO16|| align=right|13,5|| align=right|2,949|| align=right|0,023|| align=right|2,18|| align=right|5,063||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15080)||1999 CR20|| align=right|13,4|| align=right|2,753|| align=right|0,098|| align=right|4,89|| align=right|4,566||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15081)||1999 CU25|| align=right|12,9|| align=right|2,881|| align=right|0,075|| align=right|3,12|| align=right|4,888||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15082)||1999 CT30|| align=right|12,2|| align=right|3,155|| align=right|0,003|| align=right|9,08|| align=right|5,604||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15083) Tianhuili||1999 CJ34|| align=right|14,5|| align=right|2,521|| align=right|0,181|| align=right|3,55|| align=right|4,002||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15084)||1999 CH38|| align=right|13,3|| align=right|3,110|| align=right|0,182|| align=right|3,61|| align=right|5,484||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15085)||1999 CB43|| align=right|12,9|| align=right|3,094|| align=right|0,140|| align=right|1,97|| align=right|5,441||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15086)||1999 CH60|| align=right|14,1|| align=right|3,228|| align=right|0,130|| align=right|1,38|| align=right|5,798||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15087)||1999 CZ61|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,074|| align=right|11,44|| align=right|5,510||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15088) Licitra||1999 CK82|| align=right|14,5|| align=right|2,343|| align=right|0,145|| align=right|7,09|| align=right|3,586||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15089)||1999 CQ82|| align=right|13,1|| align=right|2,593|| align=right|0,167|| align=right|10,22|| align=right|4,174||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15090)||1999 CA97|| align=right|13,0|| align=right|2,966|| align=right|0,079|| align=right|2,11|| align=right|5,108||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15091) Howell||1999 CM136|| align=right|13,3|| align=right|3,230|| align=right|0,082|| align=right|7,27|| align=right|5,803||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15092) Beegees||1999 EH5|| align=right|12,5|| align=right|3,008|| align=right|0,033|| align=right|9,71|| align=right|5,217||MBA||15. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(15093) Lestermackey||1999 TA31|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,160|| align=right|3,30|| align=right|3,553||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15094)||1999 WB2|| align=right|11,4|| align=right|5,136|| align=right|0,095|| align=right|13,02|| align=right|11,64||JUT||17. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(15095)||1999 WO3|| align=right|14,2|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|5,14|| align=right|3,496||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15096)||1999 XH12|| align=right|12,4|| align=right|2,818|| align=right|0,063|| align=right|5,40|| align=right|4,730||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15097)||1999 XP38|| align=right|12,4|| align=right|2,947|| align=right|0,084|| align=right|11,11|| align=right|5,059||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15098)||2000 AY2|| align=right|14,7|| align=right|2,463|| align=right|0,159|| align=right|3,08|| align=right|3,865||MBA||1. ledna 2000||San Marcello||G. Forti; A. Boattini
|-
|(15099) Janestrohm||2000 AE92|| align=right|14,2|| align=right|2,658|| align=right|0,192|| align=right|6,25|| align=right|4,333||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15100)||2000 AP144|| align=right|12,7|| align=right|2,643|| align=right|0,013|| align=right|21,79|| align=right|4,296||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15101)||2000 AY150|| align=right|12,5|| align=right|2,931|| align=right|0,201|| align=right|27,14|| align=right|5,017||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15102)||2000 AA202|| align=right|11,8|| align=right|3,236|| align=right|0,045|| align=right|20,74|| align=right|5,820||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15103)||2000 AN204|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,153|| align=right|12,73|| align=right|4,117||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15104)||2000 BV3|| align=right|12,6|| align=right|2,784|| align=right|0,050|| align=right|9,79|| align=right|4,645||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15105)||2000 BJ4|| align=right|12,1|| align=right|3,210|| align=right|0,050|| align=right|16,36|| align=right|5,751||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15106) Swanson||2000 CA45|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,207|| align=right|4,09|| align=right|4,220||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15107) Toepperwein||2000 CR49|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,177|| align=right|4,60|| align=right|3,426||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15108)||2000 CT61|| align=right|12,1|| align=right|3,190|| align=right|0,029|| align=right|7,01|| align=right|5,695||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15109) Wilber||2000 CW61|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,082|| align=right|6,67|| align=right|3,638||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15110)||2000 CE62|| align=right|12,6|| align=right|3,053|| align=right|0,061|| align=right|8,64|| align=right|5,334||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15111) Winters||2000 CY92|| align=right|14,5|| align=right|2,349|| align=right|0,249|| align=right|5,38|| align=right|3,598||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15112) Arlenewolfe||2000 CY94|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,147|| align=right|3,81|| align=right|3,489||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15113)||2000 CO96|| align=right|13,4|| align=right|2,426|| align=right|0,125|| align=right|6,69|| align=right|3,778||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15114)||2000 CY101|| align=right|12,6|| align=right|3,123|| align=right|0,105|| align=right|6,87|| align=right|5,518||MBA||12. února 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(15115) Yvonneroe||2000 DA7|| align=right|13,8|| align=right|2,395|| align=right|0,132|| align=right|0,84|| align=right|3,706||MBA||29. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(15116)||2000 DZ12|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,237|| align=right|1,43|| align=right|3,668||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15117)||2000 DA79|| align=right|12,5|| align=right|2,891|| align=right|0,151|| align=right|5,81|| align=right|4,914||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15118) Elizabethsears||2000 DP82|| align=right|14,7|| align=right|2,381|| align=right|0,100|| align=right|3,36|| align=right|3,673||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15119)||2000 DU97|| align=right|13,0|| align=right|3,107|| align=right|0,118|| align=right|16,18|| align=right|5,476||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15120) Mariafélix||2000 ES|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,168|| align=right|2,88|| align=right|3,415||MBA||4. března 2000||Marxuquera||J. J. Gomez
|-
|(15121)||2000 EN14|| align=right|14,6|| align=right|2,351|| align=right|0,165|| align=right|3,57|| align=right|3,603||MBA||5. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15122)||2000 EE17|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,159|| align=right|0,28|| align=right|5,589||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15123)||2000 EP36|| align=right|12,6|| align=right|3,163|| align=right|0,134|| align=right|1,67|| align=right|5,625||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15124)||2000 EZ39|| align=right|13,3|| align=right|2,657|| align=right|0,139|| align=right|2,56|| align=right|4,329||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15125)||2000 EZ41|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,167|| align=right|0,37|| align=right|5,706||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15126) Brittanyanderson||2000 EA44|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,174|| align=right|4,19|| align=right|3,424||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15127)||2000 EN45|| align=right|11,9|| align=right|3,013|| align=right|0,270|| align=right|20,44|| align=right|5,230||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15128) Patrickjones||2000 EG46|| align=right|14,6|| align=right|2,778|| align=right|0,072|| align=right|8,64|| align=right|4,631||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15129) Sparks||2000 ET47|| align=right|14,1|| align=right|2,394|| align=right|0,207|| align=right|4,64|| align=right|3,703||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15130)||2000 EU49|| align=right|13,5|| align=right|2,845|| align=right|0,156|| align=right|2,29|| align=right|4,799||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15131)||2000 ET54|| align=right|13,5|| align=right|2,618|| align=right|0,117|| align=right|6,63|| align=right|4,234||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15132) Steigmeyer||2000 EZ69|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,101|| align=right|6,40|| align=right|3,666||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15133) Sullivan||2000 EB91|| align=right|14,1|| align=right|2,216|| align=right|0,121|| align=right|3,45|| align=right|3,298||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15134)||2000 ED92|| align=right|12,7|| align=right|3,226|| align=right|0,100|| align=right|3,96|| align=right|5,792||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15135)||2000 EG92|| align=right|13,0|| align=right|2,580|| align=right|0,167|| align=right|12,11|| align=right|4,143||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15136)||2000 EE93|| align=right|12,2|| align=right|3,234|| align=right|0,041|| align=right|15,89|| align=right|5,816||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15137)||2000 EL93|| align=right|12,9|| align=right|2,562|| align=right|0,057|| align=right|14,35|| align=right|4,101||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15138)||2000 EQ93|| align=right|13,0|| align=right|2,716|| align=right|0,185|| align=right|11,91|| align=right|4,475||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15139) Connormcarty||2000 EY93|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,137|| align=right|10,81|| align=right|4,364||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15140)||2000 EB97|| align=right|13,8|| align=right|2,451|| align=right|0,113|| align=right|5,64|| align=right|3,836||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15141)||2000 EP106|| align=right|13,2|| align=right|2,587|| align=right|0,147|| align=right|13,70|| align=right|4,160||MBA||11. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(15142)||2000 EF108|| align=right|12,6|| align=right|2,770|| align=right|0,111|| align=right|9,71|| align=right|4,610||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15143)||2000 EX108|| align=right|12,3|| align=right|2,999|| align=right|0,086|| align=right|10,71|| align=right|5,193||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15144) Araas||2000 EK114|| align=right|14,1|| align=right|2,312|| align=right|0,150|| align=right|6,04|| align=right|3,516||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15145) Ritageorge||2000 EF117|| align=right|14,6|| align=right|2,203|| align=right|0,133|| align=right|4,32|| align=right|3,270||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15146) Halpov||2000 EQ130|| align=right|13,8|| align=right|2,841|| align=right|0,068|| align=right|2,98|| align=right|4,788||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15147) Siegfried||2000 EJ134|| align=right|12,3|| align=right|3,249|| align=right|0,018|| align=right|8,96|| align=right|5,854||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15148)||2000 EM141|| align=right|14,9|| align=right|2,252|| align=right|0,115|| align=right|6,19|| align=right|3,380||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(15149)||2000 EZ141|| align=right|13,1|| align=right|2,672|| align=right|0,120|| align=right|13,89|| align=right|4,368||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(15150)||2000 EO148|| align=right|13,9|| align=right|2,256|| align=right|0,155|| align=right|3,93|| align=right|3,389||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(15151)||2000 EU148|| align=right|13,8|| align=right|2,360|| align=right|0,232|| align=right|2,24|| align=right|3,624||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(15152)||2000 FJ5|| align=right|13,4|| align=right|2,733|| align=right|0,292|| align=right|11,03|| align=right|4,518||MBA||29. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15153)||2000 FD17|| align=right|12,4|| align=right|3,108|| align=right|0,150|| align=right|10,46|| align=right|5,478||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15154)||2000 FW30|| align=right|13,1|| align=right|2,655|| align=right|0,126|| align=right|15,28|| align=right|4,325||MBA||27. března 2000||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15155) Ahn||2000 FB37|| align=right|14,4|| align=right|2,358|| align=right|0,064|| align=right|5,61|| align=right|3,621||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15156)||2000 FK38|| align=right|13,0|| align=right|3,065|| align=right|0,191|| align=right|3,53|| align=right|5,366||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15157)||2000 FV39|| align=right|13,8|| align=right|2,585|| align=right|0,137|| align=right|15,06|| align=right|4,156||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15158)||2000 FH40|| align=right|13,2|| align=right|2,670|| align=right|0,208|| align=right|13,81|| align=right|4,361||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15159)||2000 FN41|| align=right|13,6|| align=right|2,647|| align=right|0,264|| align=right|6,77|| align=right|4,306||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15160) Wygoda||2000 FK44|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,237|| align=right|5,18|| align=right|4,226||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15161)||2000 FQ48|| align=right|11,1|| align=right|3,213|| align=right|0,211|| align=right|18,18|| align=right|5,758||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15162)||2000 GN2|| align=right|13,9|| align=right|2,359|| align=right|0,080|| align=right|6,34|| align=right|3,621||MBA||5. dubna 2000||Zeno||T. Stafford
|-
|(15163)||2000 GB4|| align=right|13,2|| align=right|2,675|| align=right|0,139|| align=right|12,72|| align=right|4,375||MBA||2. dubna 2000||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15164)||2000 GA89|| align=right|13,9|| align=right|2,420|| align=right|0,101|| align=right|6,72|| align=right|3,765||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15165)||2000 GR89|| align=right|12,5|| align=right|2,592|| align=right|0,092|| align=right|13,83|| align=right|4,173||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15166)||2000 GX90|| align=right|12,1|| align=right|2,665|| align=right|0,175|| align=right|13,70|| align=right|4,349||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15167)||2000 GS135|| align=right|13,6|| align=right|2,471|| align=right|0,085|| align=right|7,24|| align=right|3,884||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15168)||2022 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,040|| align=right|5,09|| align=right|4,597||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15169)||2629 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,021|| align=right|0,070|| align=right|1,86|| align=right|5,251||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15170)||2648 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,164|| align=right|1,85|| align=right|3,770||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15171)||2772 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,259|| align=right|0,142|| align=right|2,54|| align=right|3,394||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15172)||3086 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,991|| align=right|0,080|| align=right|9,18|| align=right|5,172||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15173)||3520 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,016|| align=right|0,125|| align=right|9,54|| align=right|5,238||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15174)||4649 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,010|| align=right|0,030|| align=right|10,85|| align=right|5,220||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15175)||6113 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,140|| align=right|1,18|| align=right|4,096||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15176)||6299 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,784|| align=right|0,159|| align=right|13,34|| align=right|4,644||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15177)||6599 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,579|| align=right|0,080|| align=right|1,68|| align=right|4,142||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15178)||7075 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,996|| align=right|0,177|| align=right|9,47|| align=right|5,185||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15179)||9062 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,575|| align=right|0,192|| align=right|2,48|| align=right|4,131||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15180)||9094 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,259|| align=right|9,43|| align=right|3,716||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15181)||9525 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,129|| align=right|3,50|| align=right|3,419||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15182)||9538 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,263|| align=right|0,036|| align=right|1,58|| align=right|3,404||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15183)||3074 T-1|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,136|| align=right|5,35|| align=right|5,735||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15184)||3232 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,106|| align=right|10,76|| align=right|5,167||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15185)||4104 T-1|| align=right|13,1|| align=right|2,548|| align=right|0,097|| align=right|10,50|| align=right|4,066||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15186)||2058 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,037|| align=right|1,93|| align=right|3,517||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15187)||2112 T-2|| align=right|13,7|| align=right|3,236|| align=right|0,162|| align=right|0,18|| align=right|5,821||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15188)||3044 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,243|| align=right|0,096|| align=right|2,75|| align=right|5,840||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15189)||3071 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,538|| align=right|0,080|| align=right|5,28|| align=right|4,042||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15190)||3353 T-2|| align=right|13,3|| align=right|3,187|| align=right|0,193|| align=right|5,21|| align=right|5,689||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15191)||4234 T-2|| align=right|12,5|| align=right|3,199|| align=right|0,124|| align=right|5,26|| align=right|5,719||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15192)||5049 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,307|| align=right|0,105|| align=right|8,26|| align=right|3,504||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15193)||5148 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,297|| align=right|0,219|| align=right|6,35|| align=right|3,480||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15194)||2272 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,300|| align=right|0,149|| align=right|4,79|| align=right|3,488||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15195)||2407 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,901|| align=right|0,074|| align=right|1,35|| align=right|4,941||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15196)||3178 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,979|| align=right|0,145|| align=right|0,70|| align=right|5,141||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15197)||4203 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,596|| align=right|0,106|| align=right|13,02|| align=right|4,181||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15198)||1940 GJ|| align=right|13,2|| align=right|2,329|| align=right|0,226|| align=right|25,03|| align=right|3,555||MBA||5. dubna 1940||Turku||L. Oterma
|-
|(15199)||1974 SE|| align=right|14,0|| align=right|2,224|| align=right|0,158|| align=right|2,88|| align=right|3,315||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15200)||1975 SU|| align=right|12,0|| align=right|3,144|| align=right|0,091|| align=right|12,92|| align=right|5,574||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(15201)||1976 UY|| align=right|13,8|| align=right|2,642|| align=right|0,213|| align=right|11,16|| align=right|4,294||MBA||31. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(15202)||1977 EM5|| align=right|14,1|| align=right|2,392|| align=right|0,212|| align=right|9,59|| align=right|3,699||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(15203) Grishanin||1978 SS6|| align=right|13,7|| align=right|2,434|| align=right|0,193|| align=right|2,68|| align=right|3,797||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(15204)||1978 UG|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,204|| align=right|3,28|| align=right|3,798||MBA||28. října 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(15205)||1978 VC4|| align=right|14,3|| align=right|2,862|| align=right|0,066|| align=right|1,46|| align=right|4,842||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15206)||1978 VJ6|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,081|| align=right|2,95|| align=right|4,343||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15207)||1979 KD|| align=right|13,2|| align=right|2,595|| align=right|0,152|| align=right|7,85|| align=right|4,178||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(15208)||1979 MW1|| align=right|13,9|| align=right|2,644|| align=right|0,181|| align=right|4,65|| align=right|4,298||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15209)||1979 ML2|| align=right|13,0|| align=right|3,056|| align=right|0,196|| align=right|12,85|| align=right|5,342||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15210)||1979 MU2|| align=right|15,0|| align=right|3,124|| align=right|0,148|| align=right|5,73|| align=right|5,520||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15211)||1979 MW3|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,213|| align=right|2,66|| align=right|3,535||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(15212) Yaroslavlʹ||1979 WY3|| align=right|12,8|| align=right|2,788|| align=right|0,139|| align=right|10,31|| align=right|4,654||MBA||17. listopadu 1979||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15213)||1980 UO1|| align=right|13,0|| align=right|3,145|| align=right|0,040|| align=right|21,55|| align=right|5,576||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(15214)||1981 DY|| align=right|13,6|| align=right|2,783|| align=right|0,140|| align=right|6,25|| align=right|4,643||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15215)||1981 EH13|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,216|| align=right|2,99|| align=right|3,717||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15216)||1981 EX14|| align=right|14,7|| align=right|2,812|| align=right|0,105|| align=right|8,65|| align=right|4,714||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15217)||1981 ET19|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,141|| align=right|1,92|| align=right|3,741||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15218)||1981 EO41|| align=right|13,8|| align=right|2,765|| align=right|0,141|| align=right|9,76|| align=right|4,596||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15219)||1981 EY42|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,137|| align=right|0,64|| align=right|3,747||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15220) Sumerkin||1981 SC7|| align=right|13,6|| align=right|2,531|| align=right|0,244|| align=right|8,66|| align=right|4,025||MBA||28. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(15221)||1981 UA23|| align=right|14,8|| align=right|2,261|| align=right|0,161|| align=right|3,09|| align=right|3,399||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(15222)||1982 FL1|| align=right|12,8|| align=right|3,152|| align=right|0,146|| align=right|1,41|| align=right|5,596||MBA||24. března 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(15223)||1984 SN4|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,213|| align=right|1,50|| align=right|4,235||MBA||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15224)||1985 JG|| align=right|13,8|| align=right|2,416|| align=right|0,244|| align=right|12,38|| align=right|3,754||MBA||15. května 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(15225)||1985 RJ4|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,201|| align=right|2,25|| align=right|5,538||MBA||11. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15226)||1986 UP|| align=right|13,0|| align=right|2,394|| align=right|0,238|| align=right|22,52|| align=right|3,704||MBA||28. října 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(15227)||1986 VA|| align=right|12,7|| align=right|3,028|| align=right|0,096|| align=right|8,87|| align=right|5,267||MBA||4. listopadu 1986||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15228) Ronmiller||1987 DG|| align=right|14,6|| align=right|2,156|| align=right|0,139|| align=right|2,77|| align=right|3,164||MBA||23. února 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(15229)||1987 QZ6|| align=right|14,1|| align=right|2,259|| align=right|0,068|| align=right|5,02|| align=right|3,395||MBA||22. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15230) Alona||1987 RF1|| align=right|14,2|| align=right|2,284|| align=right|0,166|| align=right|5,43|| align=right|3,452||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15231) Ehdita||1987 RO5|| align=right|11,7|| align=right|3,946|| align=right|0,290|| align=right|6,82|| align=right|7,837||HLD||4. září 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(15232)||1987 SD13|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,195|| align=right|1,93|| align=right|3,634||MBA||24. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15233)||1987 WU4|| align=right|14,0|| align=right|2,576|| align=right|0,156|| align=right|4,73|| align=right|4,133||MBA||26. listopadu 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(15234)||1988 BJ5|| align=right|13,5|| align=right|2,712|| align=right|0,063|| align=right|12,06|| align=right|4,465||MBA||28. ledna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15235)||1988 DA5|| align=right|12,9|| align=right|3,129|| align=right|0,032|| align=right|22,39|| align=right|5,534||MBA||25. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15236)||1988 RJ4|| align=right|13,7|| align=right|2,656|| align=right|0,096|| align=right|2,16|| align=right|4,327||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15237)||1988 RL6|| align=right|14,4|| align=right|2,394|| align=right|0,149|| align=right|7,33|| align=right|3,704||MBA||6. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15238)||1989 CQ|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,078|| align=right|3,89|| align=right|3,451||MBA||2. února 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(15239)||1989 CR2|| align=right|12,9|| align=right|2,983|| align=right|0,058|| align=right|9,08|| align=right|5,152||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15240)||1989 GF3|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,160|| align=right|4,15|| align=right|3,822||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15241)||1989 ST3|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,113|| align=right|3,04|| align=right|4,207||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15242)||1989 SX5|| align=right|14,2|| align=right|2,577|| align=right|0,110|| align=right|2,89|| align=right|4,135||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15243)||1989 TU1|| align=right|13,3|| align=right|2,669|| align=right|0,287|| align=right|6,67|| align=right|4,359||MBA||9. října 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(15244)||1989 TY2|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,027|| align=right|4,57|| align=right|4,053||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15245)||1989 TP16|| align=right|13,1|| align=right|3,112|| align=right|0,145|| align=right|2,02|| align=right|5,489||MBA||4. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15246)||1989 VS1|| align=right|13,7|| align=right|2,629|| align=right|0,203|| align=right|3,64|| align=right|4,262||MBA||2. listopadu 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15247)||1989 WS|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,193|| align=right|8,74|| align=right|4,118||MBA||20. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15248)||1989 WH3|| align=right|13,8|| align=right|2,565|| align=right|0,208|| align=right|1,21|| align=right|4,108||MBA||29. listopadu 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15249)||1989 YB5|| align=right|11,8|| align=right|3,166|| align=right|0,113|| align=right|16,71|| align=right|5,631||MBA||28. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(15250)||1990 DZ|| align=right|13,4|| align=right|2,938|| align=right|0,175|| align=right|9,59|| align=right|5,036||MBA||28. února 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15251)||1990 EF2|| align=right|14,9|| align=right|2,173|| align=right|0,077|| align=right|3,71|| align=right|3,202||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15252)||1990 OD1|| align=right|13,9|| align=right|2,317|| align=right|0,132|| align=right|7,52|| align=right|3,527||MBA||20. července 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(15253)||1990 QA4|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,046|| align=right|4,87|| align=right|3,543||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15254)||1990 QM4|| align=right|13,7|| align=right|2,287|| align=right|0,141|| align=right|5,24|| align=right|3,457||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15255)||1990 QQ8|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,155|| align=right|2,16|| align=right|5,611||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15256)||1990 RD1|| align=right|12,5|| align=right|3,167|| align=right|0,077|| align=right|9,58|| align=right|5,634||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15257)||1990 RQ8|| align=right|13,8|| align=right|3,139|| align=right|0,172|| align=right|1,29|| align=right|5,560||MBA||15. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15258) Alfilipenko||1990 RN17|| align=right|12,4|| align=right|3,234|| align=right|0,174|| align=right|6,76|| align=right|5,816||MBA||15. září 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(15259)||1990 SL7|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,198|| align=right|3,21|| align=right|3,708||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15260)||1990 SY8|| align=right|14,5|| align=right|2,312|| align=right|0,165|| align=right|4,24|| align=right|3,514||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15261)||1990 SV12|| align=right|13,0|| align=right|3,173|| align=right|0,179|| align=right|2,28|| align=right|5,651||MBA||21. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15262) Abderhalden||1990 TG4|| align=right|13,2|| align=right|3,206|| align=right|0,151|| align=right|00,64|| align=right|5,741||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(15263) Erwingroten||1990 TY7|| align=right|14,2|| align=right|2,406|| align=right|0,112|| align=right|2,98|| align=right|3,732||MBA||13. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(15264) Delbrück||1990 TU11|| align=right|14,9|| align=right|2,429|| align=right|0,129|| align=right|2,30|| align=right|3,785||MBA||11. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(15265) Ernsting||1990 TG13|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,201|| align=right|11,50|| align=right|3,780||MBA||12. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(15266)||1990 UQ3|| align=right|14,9|| align=right|2,343|| align=right|0,179|| align=right|5,83|| align=right|3,586||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15267)||1990 VX4|| align=right|13,3|| align=right|2,399|| align=right|0,231|| align=right|12,85|| align=right|3,714||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15268)||1990 WF3|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,235|| align=right|2,76|| align=right|3,639||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15269)||1990 XF|| align=right|12,4|| align=right|2,552|| align=right|0,203|| align=right|11,04|| align=right|4,077||MBA||8. prosince 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(15270)||1991 AE2|| align=right|13,3|| align=right|2,565|| align=right|0,147|| align=right|14,13|| align=right|4,106||MBA||7. ledna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15271)||1991 DE|| align=right|13,3|| align=right|2,603|| align=right|0,231|| align=right|13,11|| align=right|4,198||MBA||19. února 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(15272)||1991 GH|| align=right|12,7|| align=right|2,664|| align=right|0,096|| align=right|13,26|| align=right|4,346||MBA||3. dubna 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(15273)||1991 GQ3|| align=right|13,2|| align=right|2,600|| align=right|0,150|| align=right|12,09|| align=right|4,191||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15274)||1991 GO6|| align=right|13,4|| align=right|2,621|| align=right|0,135|| align=right|14,90|| align=right|4,241||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15275)||1991 GV6|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,096|| align=right|2,76|| align=right|4,314||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15276) Diebel||1991 GA10|| align=right|12,3|| align=right|2,778|| align=right|0,174|| align=right|16,10|| align=right|4,629||MBA||14. dubna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(15277)||1991 PC7|| align=right|13,4|| align=right|2,874|| align=right|0,069|| align=right|3,22|| align=right|4,872||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15278) Pâquet||1991 PG7|| align=right|11,7|| align=right|3,986|| align=right|0,216|| align=right|9,30|| align=right|7,957||HLD||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15279)||1991 PY7|| align=right|14,8|| align=right|2,176|| align=right|0,096|| align=right|1,94|| align=right|3,210||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15280)||1991 PW11|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,188|| align=right|7,27|| align=right|3,805||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15281)||1991 PT16|| align=right|12,8|| align=right|2,911|| align=right|0,062|| align=right|2,40|| align=right|4,967||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15282) Franzmarc||1991 RX4|| align=right|13,2|| align=right|2,996|| align=right|0,072|| align=right|8,49|| align=right|5,185||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(15283)||1991 RB8|| align=right|13,9|| align=right|2,239|| align=right|0,122|| align=right|5,31|| align=right|3,350||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15284)||1991 RZ16|| align=right|15,1|| align=right|2,245|| align=right|0,206|| align=right|2,54|| align=right|3,362||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15285)||1991 RW18|| align=right|13,3|| align=right|3,066|| align=right|0,111|| align=right|4,87|| align=right|5,368||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15286)||1991 RJ22|| align=right|14,0|| align=right|2,146|| align=right|0,212|| align=right|4,49|| align=right|3,143||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15287)||1991 RX25|| align=right|14,3|| align=right|2,164|| align=right|0,204|| align=right|5,06|| align=right|3,182||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15288)||1991 RN27|| align=right|12,7|| align=right|2,583|| align=right|0,033|| align=right|14,28|| align=right|4,150||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15289)||1991 TL|| align=right|14,8|| align=right|2,166|| align=right|0,136|| align=right|5,65|| align=right|3,188||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15290)||1991 TF1|| align=right|12,9|| align=right|3,184|| align=right|0,133|| align=right|17,69|| align=right|5,681||MBA||12. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15291)||1991 VO1|| align=right|14,0|| align=right|2,259|| align=right|0,123|| align=right|5,48|| align=right|3,395||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15292)||1991 VD2|| align=right|12,7|| align=right|3,104|| align=right|0,187|| align=right|3,02|| align=right|5,468||MBA||9. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15293)||1991 VO3|| align=right|14,3|| align=right|2,384|| align=right|0,152|| align=right|4,18|| align=right|3,681||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15294) Underwood||1991 VD5|| align=right|14,1|| align=right|2,159|| align=right|0,184|| align=right|3,60|| align=right|3,172||MBA||7. listopadu 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(15295)||1991 VA9|| align=right|14,6|| align=right|2,352|| align=right|0,060|| align=right|7,62|| align=right|3,607||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15296)||1992 AS2|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,129|| align=right|2,30|| align=right|3,691||MBA||2. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15297)||1992 CF|| align=right|13,6|| align=right|2,380|| align=right|0,055|| align=right|9,70|| align=right|3,672||MBA||8. února 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15298)||1992 EB13|| align=right|13,9|| align=right|2,381|| align=right|0,124|| align=right|4,11|| align=right|3,674||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15299)||1992 ER17|| align=right|14,0|| align=right|2,371|| align=right|0,190|| align=right|1,78|| align=right|3,651||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15300)||1992 RV2|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,127|| align=right|6,98|| align=right|4,630||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15301) Marutesser||1992 SC2|| align=right|13,9|| align=right|2,864|| align=right|0,099|| align=right|2,72|| align=right|4,847||MBA||21. září 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(15302)||1992 TJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,651|| align=right|0,184|| align=right|14,48|| align=right|4,315||MBA||2. října 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15303)||1992 UJ2|| align=right|12,5|| align=right|2,999|| align=right|0,107|| align=right|9,13|| align=right|5,193||MBA||19. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15304) Wikberg||1992 UX4|| align=right|12,9|| align=right|2,865|| align=right|0,331|| align=right|16,17|| align=right|4,848||MBA||21. října 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(15305)||1992 WT1|| align=right|12,9|| align=right|2,759|| align=right|0,263|| align=right|7,53|| align=right|4,582||MBA||18. listopadu 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(15306)||1992 WK2|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,109|| align=right|2,61|| align=right|3,579||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15307)||1992 XK|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,212|| align=right|1,17|| align=right|3,718||MBA||15. prosince 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15308)||1993 FR4|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,206|| align=right|3,22|| align=right|3,606||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15309)||1993 FZ7|| align=right|15,5|| align=right|2,226|| align=right|0,032|| align=right|4,12|| align=right|3,320||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15310)||1993 FT19|| align=right|14,0|| align=right|2,358|| align=right|0,225|| align=right|7,92|| align=right|3,621||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15311)||1993 FZ22|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,189|| align=right|1,33|| align=right|3,382||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15312)||1993 FH27|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,144|| align=right|5,85|| align=right|4,534||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15313)||1993 FM28|| align=right|15,3|| align=right|2,457|| align=right|0,153|| align=right|1,69|| align=right|3,851||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15314)||1993 FL34|| align=right|12,6|| align=right|3,460|| align=right|0,035|| align=right|6,81|| align=right|6,434||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15315)||1993 FX35|| align=right|13,9|| align=right|2,302|| align=right|0,249|| align=right|22,54|| align=right|3,492||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15316)||1993 HH1|| align=right|14,3|| align=right|2,291|| align=right|0,166|| align=right|00,77|| align=right|3,468||MBA||20. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15317)||1993 HW1|| align=right|13,5|| align=right|2,300|| align=right|0,205|| align=right|12,51|| align=right|3,487||MBA||23. dubna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(15318) Innsbruck||1993 KX1|| align=right|12,9|| align=right|2,344|| align=right|0,200|| align=right|25,61|| align=right|3,588||MBA||24. května 1993||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(15319)||1993 NU1|| align=right|14,5|| align=right|2,387|| align=right|0,212|| align=right|2,88|| align=right|3,687||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15320)||1993 OQ8|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,200|| align=right|2,24|| align=right|3,685||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15321) Donnadean||1993 PE8|| align=right|13,8|| align=right|2,342|| align=right|0,272|| align=right|24,02|| align=right|3,583||MBA||13. srpna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(15322)||1993 QY|| align=right|13,5|| align=right|2,597|| align=right|0,327|| align=right|28,37|| align=right|4,183||MBA||16. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15323)||1993 QH4|| align=right|13,5|| align=right|3,179|| align=right|0,227|| align=right|2,21|| align=right|5,669||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15324)||1993 QO4|| align=right|13,9|| align=right|3,094|| align=right|0,220|| align=right|1,79|| align=right|5,442||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15325)||1993 QN7|| align=right|14,8|| align=right|2,419|| align=right|0,147|| align=right|1,76|| align=right|3,761||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15326)||1993 QA9|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,178|| align=right|3,15|| align=right|3,824||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15327)||1993 RA3|| align=right|13,2|| align=right|2,686|| align=right|0,169|| align=right|12,24|| align=right|4,401||MBA||14. září 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(15328)||1993 RJ9|| align=right|14,8|| align=right|2,423|| align=right|0,187|| align=right|1,21|| align=right|3,770||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(15329) Sabena||1993 SN7|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,133|| align=right|1,23|| align=right|5,534||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15330)||1993 TO|| align=right|13,9|| align=right|2,672|| align=right|0,251|| align=right|13,93|| align=right|4,367||MBA||8. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15331)||1993 TO24|| align=right|14,2|| align=right|2,663|| align=right|0,132|| align=right|3,07|| align=right|4,344||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15332)||1993 TU24|| align=right|12,9|| align=right|2,553|| align=right|0,055|| align=right|7,04|| align=right|4,077||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15333)||1993 TS36|| align=right|13,4|| align=right|2,587|| align=right|0,231|| align=right|14,22|| align=right|4,161||MBA||13. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15334)||1993 UE|| align=right|13,5|| align=right|2,429|| align=right|0,212|| align=right|13,32|| align=right|3,786||MBA||20. října 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15335)||1993 UV|| align=right|13,8|| align=right|2,675|| align=right|0,240|| align=right|13,58|| align=right|4,375||MBA||23. října 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15336)||1993 UC3|| align=right|13,9|| align=right|2,663|| align=right|0,218|| align=right|1,21|| align=right|4,346||MBA||22. října 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15337)||1993 VT2|| align=right|13,0|| align=right|2,425|| align=right|0,297|| align=right|22,66|| align=right|3,776||MBA||7. listopadu 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15338)||1994 AZ4|| align=right|13,9|| align=right|2,921|| align=right|0,130|| align=right|2,95|| align=right|4,992||MBA||5. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15339)||1994 AA9|| align=right|13,4|| align=right|2,931|| align=right|0,080|| align=right|3,10|| align=right|5,017||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15340)||1994 CE14|| align=right|13,4|| align=right|3,047|| align=right|0,039|| align=right|10,64|| align=right|5,319||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15341)||1994 CV16|| align=right|13,4|| align=right|2,915|| align=right|0,015|| align=right|3,12|| align=right|4,977||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15342) Assisi||1994 GD10|| align=right|13,8|| align=right|3,092|| align=right|0,128|| align=right|1,86|| align=right|5,437||MBA||3. dubna 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15343)||1994 PB1|| align=right|15,2|| align=right|2,245|| align=right|0,135|| align=right|3,72|| align=right|3,362||MBA||15. srpna 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(15344)||1994 PA2|| align=right|14,7|| align=right|2,226|| align=right|0,188|| align=right|3,78|| align=right|3,321||MBA||9. srpna 1994||Palomar||PCAS
|-
|(15345)||1994 PK11|| align=right|14,2|| align=right|2,361|| align=right|0,225|| align=right|4,34|| align=right|3,628||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15346) Bonifatius||1994 RT11|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,141|| align=right|5,57|| align=right|3,431||MBA||2. září 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15347)||1994 UD|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,226|| align=right|6,06|| align=right|3,563||MBA||26. října 1994||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(15348)||1994 UJ|| align=right|14,8|| align=right|2,256|| align=right|0,185|| align=right|3,87|| align=right|3,388||MBA||31. října 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15349)||1994 UX1|| align=right|14,2|| align=right|2,311|| align=right|0,220|| align=right|3,47|| align=right|3,512||MBA||31. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15350) Naganuma||1994 VB2|| align=right|13,9|| align=right|2,380|| align=right|0,277|| align=right|4,63|| align=right|3,671||MBA||3. listopadu 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(15351)||1994 VO6|| align=right|14,1|| align=right|2,418|| align=right|0,222|| align=right|10,05|| align=right|3,760||MBA||4. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15352)||1994 VB7|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,157|| align=right|2,82|| align=right|3,703||MBA||11. listopadu 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15353)||1994 WA|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,205|| align=right|4,23|| align=right|3,532||MBA||22. listopadu 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(15354)||1994 YN1|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|3,74|| align=right|3,725||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15355)||1995 AZ3|| align=right|13,8|| align=right|2,457|| align=right|0,063|| align=right|4,99|| align=right|3,851||MBA||2. ledna 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15356)||1995 DE|| align=right|13,2|| align=right|2,585|| align=right|0,132|| align=right|15,71|| align=right|4,156||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15357)||1995 FM|| align=right|13,6|| align=right|2,648|| align=right|0,094|| align=right|14,50|| align=right|4,309||MBA||26. března 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15358)||1995 FM8|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,034|| align=right|6,05|| align=right|4,579||MBA||26. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15359)||1995 GV2|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,039|| align=right|4,87|| align=right|4,572||MBA||2. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15360)||1996 CY7|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,183|| align=right|2,93|| align=right|3,646||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(15361)||1996 DK2|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,197|| align=right|5,28|| align=right|4,110||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15362)||1996 ED|| align=right|13,8|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|5,83|| align=right|3,414||MBA||9. března 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15363) Ysaye||1996 FT6|| align=right|14,3|| align=right|2,271|| align=right|0,227|| align=right|5,28|| align=right|3,422||MBA||18. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15364)||1996 HT2|| align=right|14,1|| align=right|2,428|| align=right|0,095|| align=right|13,13|| align=right|3,782||MBA||17. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15365)||1996 HQ9|| align=right|13,7|| align=right|2,473|| align=right|0,237|| align=right|12,00|| align=right|3,889||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15366)||1996 HR16|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,194|| align=right|14,03|| align=right|4,094||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15367)||1996 HP23|| align=right|14,0|| align=right|2,453|| align=right|0,072|| align=right|7,02|| align=right|3,842||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15368)||1996 JZ|| align=right|14,4|| align=right|2,403|| align=right|0,132|| align=right|11,38|| align=right|3,724||MBA||14. května 1996||Moriyama||R. H. McNaught; Y. Ikari
|-
|(15369)||1996 KB|| align=right|13,5|| align=right|2,534|| align=right|0,089|| align=right|2,76|| align=right|4,032||MBA||16. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(15370) Kanchi||1996 NW|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,106|| align=right|2,74|| align=right|4,522||MBA||15. července 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(15371) Steward||1996 RZ18|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,107|| align=right|2,73|| align=right|5,185||MBA||15. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15372) Agrigento||1996 TK41|| align=right|13,1|| align=right|3,488|| align=right|0,109|| align=right|4,45|| align=right|6,514||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15373)||1996 WV1|| align=right|12,4|| align=right|3,964|| align=right|0,148|| align=right|8,45|| align=right|7,890||HLD||20. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15374) Teta||1997 BG|| align=right|14,3|| align=right|1,994|| align=right|0,162|| align=right|32,40|| align=right|2,815||MBA||16. ledna 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(15375)||1997 BO9|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,058|| align=right|4,48|| align=right|3,422||MBA||30. ledna 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(15376) Marták||1997 CT1|| align=right|12,1|| align=right|3,945|| align=right|0,307|| align=right|2,89|| align=right|7,834||MBA||1. února 1997||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(15377)||1997 KW|| align=right|14,8|| align=right|2,192|| align=right|0,221|| align=right|6,36|| align=right|3,245||MBA||31. května 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15378) Artin||1997 PJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,534|| align=right|0,186|| align=right|4,75|| align=right|4,034||MBA||7. srpna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(15379)||1997 QG1|| align=right|14,0|| align=right|2,462|| align=right|0,104|| align=right|5,42|| align=right|3,862||MBA||29. srpna 1997||Sormano||P. Sicoli; P. Chiavenna
|-
|(15380)||1997 QQ4|| align=right|14,4|| align=right|2,673|| align=right|0,084|| align=right|2,78|| align=right|4,369||MBA||30. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(15381) Spadolini||1997 RB1|| align=right|14,5|| align=right|2,284|| align=right|0,131|| align=right|4,58|| align=right|3,452||MBA||1. září 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(15382) Vian||1997 SN|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,049|| align=right|6,94|| align=right|3,429||MBA||20. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15383)||1997 SE3|| align=right|14,4|| align=right|2,612|| align=right|0,173|| align=right|13,82|| align=right|4,220||MBA||21. září 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(15384) Samková||1997 SC4|| align=right|14,5|| align=right|2,937|| align=right|0,077|| align=right|1,42|| align=right|5,032||MBA||26. září 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15385) Dallolmo||1997 SP4|| align=right|13,6|| align=right|2,964|| align=right|0,078|| align=right|11,74|| align=right|5,102||MBA||25. září 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(15386) Nicolini||1997 ST4|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|6,04|| align=right|3,649||MBA||25. září 1997||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(15387)||1997 SQ17|| align=right|14,2|| align=right|2,440|| align=right|0,181|| align=right|12,55|| align=right|3,812||MBA||30. září 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(15388) Coelum||1997 ST17|| align=right|14,8|| align=right|2,387|| align=right|0,207|| align=right|2,69|| align=right|3,687||MBA||27. září 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(15389) Geflorsch||1997 TL6|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,188|| align=right|3,47|| align=right|3,811||MBA||2. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(15390) Znojil||1997 TJ10|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,077|| align=right|00,51|| align=right|4,132||MBA||6. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15391)||1997 TS16|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,158|| align=right|5,19|| align=right|3,786||MBA||3. října 1997||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(15392) Budějický||1997 TO19|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,165|| align=right|5,00|| align=right|3,427||MBA||11. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15393)||1997 TR24|| align=right|13,1|| align=right|3,067|| align=right|0,217|| align=right|2,04|| align=right|5,370||MBA||9. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15394)||1997 TQ25|| align=right|13,9|| align=right|2,669|| align=right|0,151|| align=right|8,40|| align=right|4,359||MBA||12. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15395) Rükl||1997 UV|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,125|| align=right|00,87|| align=right|5,583||MBA||21. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15396) Howardmoore||1997 UG2|| align=right|14,8|| align=right|2,683|| align=right|0,243|| align=right|1,81|| align=right|4,395||MBA||24. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(15397) Ksoari||1997 UK7|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,053|| align=right|2,77|| align=right|4,271||MBA||27. října 1997||Heppenheim||Starkenburg
|-
|(15398)||1997 UZ23|| align=right|10,8|| align=right|5,130|| align=right|0,026|| align=right|28,48|| align=right|11,62||JUT||30. října 1997||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(15399) Hudec||1997 VE|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,149|| align=right|1,72|| align=right|4,240||MBA||2. listopadu 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(15400)||1997 VZ|| align=right|13,1|| align=right|3,022|| align=right|0,185|| align=right|7,04|| align=right|5,253||MBA||1. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15401)||1997 VE4|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,305|| align=right|10,68|| align=right|4,157||MBA||4. listopadu 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(15402)||1997 VY5|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,190|| align=right|2,28|| align=right|3,765||MBA||9. listopadu 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(15403) Merignac||1997 VH6|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,043|| align=right|4,78|| align=right|4,290||MBA||9. listopadu 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15404)||1997 VE8|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,172|| align=right|3,12|| align=right|4,278||MBA||6. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15405)||1997 WJ7|| align=right|14,0|| align=right|2,730|| align=right|0,206|| align=right|2,02|| align=right|4,511||MBA||19. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15406) Bleibtreu||1997 WV12|| align=right|14,1|| align=right|2,737|| align=right|0,018|| align=right|5,00|| align=right|4,527||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15407)||1997 WM16|| align=right|13,7|| align=right|2,269|| align=right|0,190|| align=right|6,73|| align=right|3,417||MBA||24. listopadu 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(15408)||1997 WU21|| align=right|12,7|| align=right|3,046|| align=right|0,070|| align=right|9,62|| align=right|5,314||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15409)||1997 WQ31|| align=right|13,5|| align=right|2,948|| align=right|0,118|| align=right|3,14|| align=right|5,060||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(15410)||1997 YZ|| align=right|12,2|| align=right|3,112|| align=right|0,098|| align=right|17,16|| align=right|5,490||MBA||19. prosince 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(15411)||1997 YL1|| align=right|13,4|| align=right|2,360|| align=right|0,128|| align=right|6,51|| align=right|3,625||MBA||18. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15412) Schaefer||1998 AU3|| align=right|12,9|| align=right|3,184|| align=right|0,190|| align=right|2,89|| align=right|5,679||MBA||2. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15413)||1998 BX9|| align=right|13,6|| align=right|3,073|| align=right|0,039|| align=right|12,65|| align=right|5,387||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15414)||1998 BC35|| align=right|13,7|| align=right|2,950|| align=right|0,045|| align=right|3,20|| align=right|5,066||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15415) Rika||1998 CA1|| align=right|14,2|| align=right|2,202|| align=right|0,228|| align=right|7,48|| align=right|3,266||MBA||4. února 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(15416)||1998 DZ2|| align=right|12,1|| align=right|2,571|| align=right|0,145|| align=right|15,88|| align=right|4,121||MBA||21. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15417) Babylon||1998 DH34|| align=right|11,7|| align=right|3,950|| align=right|0,049|| align=right|3,22|| align=right|7,850||HLD||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15418)||1998 DU35|| align=right|13,8|| align=right|2,782|| align=right|0,162|| align=right|9,44|| align=right|4,638||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(15419)||1998 FZ62|| align=right|13,4|| align=right|2,641|| align=right|0,187|| align=right|14,12|| align=right|4,291||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15420) Aedouglass||1998 HQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,271|| align=right|3,29|| align=right|4,298||MBA||28. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15421) Adammalin||1998 HM81|| align=right|14,4|| align=right|2,891|| align=right|0,075|| align=right|2,79|| align=right|4,914||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15422)||1998 QP45|| align=right|13,1|| align=right|2,588|| align=right|0,173|| align=right|12,27|| align=right|4,163||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15423)||1998 QR91|| align=right|15,1|| align=right|2,188|| align=right|0,196|| align=right|00,59|| align=right|3,235||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15424)||1998 QE100|| align=right|13,7|| align=right|2,401|| align=right|0,190|| align=right|3,23|| align=right|3,719||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15425) Welzl||1998 SV26|| align=right|13,3|| align=right|2,634|| align=right|0,147|| align=right|12,23|| align=right|4,275||MBA||24. září 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15426)||1998 SW43|| align=right|12,7|| align=right|3,951|| align=right|0,175|| align=right|5,26|| align=right|7,852||HLD||26. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15427) Shabas||1998 SP61|| align=right|12,4|| align=right|2,565|| align=right|0,166|| align=right|13,83|| align=right|4,108||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15428)||1998 SV128|| align=right|12,8|| align=right|3,170|| align=right|0,016|| align=right|9,17|| align=right|5,644||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15429)||1998 UA23|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,155|| align=right|2,94|| align=right|3,699||MBA||30. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15430)||1998 UR31|| align=right|13,8|| align=right|2,222|| align=right|0,170|| align=right|8,18|| align=right|3,313||MBA||22. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15431)||1998 UQ32|| align=right|14,0|| align=right|2,300|| align=right|0,108|| align=right|5,64|| align=right|3,487||MBA||30. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15432)||1998 VA5|| align=right|14,3|| align=right|2,441|| align=right|0,140|| align=right|1,99|| align=right|3,813||MBA||11. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15433)||1998 VQ7|| align=right|13,6|| align=right|2,377|| align=right|0,102|| align=right|7,37|| align=right|3,663||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15434) Mittal||1998 VM25|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,121|| align=right|3,88|| align=right|3,467||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15435)||1998 VS28|| align=right|14,5|| align=right|2,163|| align=right|0,088|| align=right|1,83|| align=right|3,181||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15436)||1998 VU30|| align=right|9,5|| align=right|5,206|| align=right|0,044|| align=right|16,27|| align=right|11,88||JUT||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15437)||1998 VS35|| align=right|14,9|| align=right|2,410|| align=right|0,137|| align=right|1,67|| align=right|3,741||MBA||9. listopadu 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15438)||1998 WF1|| align=right|13,0|| align=right|2,637|| align=right|0,167|| align=right|34,01|| align=right|4,281||MBA||17. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(15439)||1998 WV1|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,102|| align=right|3,62|| align=right|3,441||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15440)||1998 WX4|| align=right|9,1|| align=right|5,297|| align=right|0,022|| align=right|28,75|| align=right|12,20||JUT||19. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(15441)||1998 WJ9|| align=right|14,0|| align=right|2,641|| align=right|0,199|| align=right|14,37|| align=right|4,290||MBA||27. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15442)||1998 WN11|| align=right|11,5|| align=right|5,193|| align=right|0,168|| align=right|4,51|| align=right|11,84||JUT||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15443)||1998 WM19|| align=right|14,2|| align=right|2,581|| align=right|0,243|| align=right|3,76|| align=right|4,146||MBA||23. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15444)||1998 WT23|| align=right|12,3|| align=right|2,915|| align=right|0,118|| align=right|11,67|| align=right|4,977||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15445)||1998 XE|| align=right|12,9|| align=right|2,665|| align=right|0,178|| align=right|13,11|| align=right|4,350||MBA||1. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15446)||1998 XQ4|| align=right|13,8|| align=right|2,255|| align=right|0,088|| align=right|5,98|| align=right|3,387||MBA||12. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15447)||1998 XV4|| align=right|13,9|| align=right|2,622|| align=right|0,103|| align=right|2,31|| align=right|4,246||MBA||12. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15448) Siegwarth||1998 XT21|| align=right|14,1|| align=right|2,669|| align=right|0,018|| align=right|2,53|| align=right|4,359||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15449)||1998 XS30|| align=right|13,4|| align=right|2,620|| align=right|0,136|| align=right|12,22|| align=right|4,239||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15450)||1998 XV40|| align=right|13,2|| align=right|2,677|| align=right|0,205|| align=right|8,06|| align=right|4,378||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15451)||1998 XK42|| align=right|12,0|| align=right|3,010|| align=right|0,064|| align=right|11,24|| align=right|5,222||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15452) Ibramohammed||1998 XL52|| align=right|14,2|| align=right|2,450|| align=right|0,082|| align=right|3,29|| align=right|3,835||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15453)||1998 XD96|| align=right|14,0|| align=right|2,909|| align=right|0,079|| align=right|3,14|| align=right|4,962||MBA||12. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(15454)||1998 YB3|| align=right|13,3|| align=right|2,866|| align=right|0,212|| align=right|14,15|| align=right|4,851||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15455)||1998 YJ3|| align=right|14,5|| align=right|2,258|| align=right|0,154|| align=right|5,99|| align=right|3,393||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15456)||1998 YP3|| align=right|15,0|| align=right|2,464|| align=right|0,092|| align=right|5,31|| align=right|3,868||MBA||18. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(15457)||1998 YN6|| align=right|12,5|| align=right|3,216|| align=right|0,073|| align=right|22,95|| align=right|5,765||MBA||18. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15458)||1998 YW9|| align=right|14,3|| align=right|2,419|| align=right|0,195|| align=right|1,43|| align=right|3,761||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(15459)||1998 YY9|| align=right|13,9|| align=right|2,952|| align=right|0,097|| align=right|2,40|| align=right|5,071||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(15460) Manca||1998 YD10|| align=right|13,2|| align=right|2,909|| align=right|0,086|| align=right|3,29|| align=right|4,960||MBA||25. prosince 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(15461) Johnbird||1998 YT29|| align=right|13,4|| align=right|3,201|| align=right|0,118|| align=right|13,49|| align=right|5,726||MBA||27. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15462) Stumegan||1999 AV1|| align=right|13,4|| align=right|2,848|| align=right|0,040|| align=right|1,10|| align=right|4,806||MBA||8. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15463)||1999 AT2|| align=right|13,7|| align=right|2,756|| align=right|0,098|| align=right|8,17|| align=right|4,573||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15464)||1999 AN5|| align=right|14,0|| align=right|2,272|| align=right|0,200|| align=right|5,28|| align=right|3,425||MBA||12. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15465) Buchroeder||1999 AZ5|| align=right|14,0|| align=right|3,069|| align=right|0,090|| align=right|1,53|| align=right|5,376||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15466) Barlow||1999 AR23|| align=right|13,3|| align=right|2,550|| align=right|0,145|| align=right|13,74|| align=right|4,072||MBA||14. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15467) Aflorsch||1999 AN24|| align=right|13,5|| align=right|2,949|| align=right|0,073|| align=right|2,42|| align=right|5,062||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(15468)||1999 AT31|| align=right|13,6|| align=right|2,909|| align=right|0,013|| align=right|1,82|| align=right|4,961||MBA||14. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15469)||1999 BC|| align=right|13,8|| align=right|2,908|| align=right|0,068|| align=right|2,10|| align=right|4,959||MBA||16. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15470)||1999 BS|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,162|| align=right|2,42|| align=right|3,688||MBA||16. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15471)||1999 BE5|| align=right|13,6|| align=right|2,586|| align=right|0,077|| align=right|12,76|| align=right|4,157||MBA||19. ledna 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(15472)||1999 BR5|| align=right|13,5|| align=right|3,206|| align=right|0,135|| align=right|1,45|| align=right|5,739||MBA||20. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15473)||1999 BL9|| align=right|12,7|| align=right|2,562|| align=right|0,141|| align=right|14,98|| align=right|4,100||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15474)||1999 BG11|| align=right|14,0|| align=right|2,852|| align=right|0,114|| align=right|1,46|| align=right|4,816||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(15475)||1999 BQ14|| align=right|14,6|| align=right|2,327|| align=right|0,222|| align=right|6,57|| align=right|3,550||MBA||24. ledna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(15476) Narendra||1999 BW24|| align=right|14,6|| align=right|2,289|| align=right|0,099|| align=right|6,85|| align=right|3,462||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15477)||1999 CG1|| align=right|13,2|| align=right|2,850|| align=right|0,057|| align=right|6,16|| align=right|4,809||MBA||6. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15478)||1999 CZ2|| align=right|13,5|| align=right|3,151|| align=right|0,177|| align=right|00,82|| align=right|5,593||MBA||7. února 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(15479)||1999 CH9|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,193|| align=right|9,36|| align=right|3,724||MBA||8. února 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(15480)||1999 CB14|| align=right|12,6|| align=right|3,057|| align=right|0,063|| align=right|10,87|| align=right|5,344||MBA||12. února 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(15481)||1999 CK19|| align=right|13,7|| align=right|2,383|| align=right|0,137|| align=right|4,12|| align=right|3,678||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15482)||1999 CB21|| align=right|13,2|| align=right|3,132|| align=right|0,106|| align=right|2,66|| align=right|5,542||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15483)||1999 CW25|| align=right|13,2|| align=right|3,229|| align=right|0,071|| align=right|8,02|| align=right|5,801||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15484)||1999 CU46|| align=right|13,2|| align=right|3,086|| align=right|0,064|| align=right|6,31|| align=right|5,421||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15485)||1999 CY53|| align=right|13,5|| align=right|3,133|| align=right|0,142|| align=right|2,66|| align=right|5,546||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15486)||1999 CP62|| align=right|13,7|| align=right|2,597|| align=right|0,175|| align=right|14,97|| align=right|4,184||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15487)||1999 CC63|| align=right|12,6|| align=right|3,178|| align=right|0,137|| align=right|5,07|| align=right|5,663||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15488)||1999 CB75|| align=right|12,1|| align=right|3,171|| align=right|0,027|| align=right|21,96|| align=right|5,645||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15489)||1999 CJ78|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,206|| align=right|7,84|| align=right|5,708||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15490)||1999 CJ81|| align=right|13,8|| align=right|2,588|| align=right|0,291|| align=right|4,59|| align=right|4,164||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15491)||1999 CW85|| align=right|13,5|| align=right|2,205|| align=right|0,218|| align=right|5,20|| align=right|3,273||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15492) Nyberg||1999 CG89|| align=right|14,6|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|2,14|| align=right|3,781||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15493)||1999 CS105|| align=right|12,8|| align=right|3,241|| align=right|0,068|| align=right|11,98|| align=right|5,834||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15494)||1999 CX123|| align=right|13,1|| align=right|2,665|| align=right|0,135|| align=right|15,10|| align=right|4,350||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15495) Bogie||1999 DF2|| align=right|13,7|| align=right|2,754|| align=right|0,141|| align=right|4,53|| align=right|4,569||MBA||17. února 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(15496)||1999 DQ3|| align=right|13,1|| align=right|2,602|| align=right|0,102|| align=right|13,09|| align=right|4,197||MBA||20. února 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15497) Lucca||1999 DE7|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,115|| align=right|2,70|| align=right|5,559||MBA||23. února 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(15498)||1999 EQ4|| align=right|12,4|| align=right|3,013|| align=right|0,069|| align=right|9,70|| align=right|5,229||MBA||13. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15499) Cloyd||1999 FY8|| align=right|12,4|| align=right|3,005|| align=right|0,091|| align=right|10,69|| align=right|5,209||MBA||19. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15500) Anantpatel||1999 FO26|| align=right|14,6|| align=right|2,458|| align=right|0,131|| align=right|4,83|| align=right|3,853||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15501) Pepawlowski||1999 NK10|| align=right|14,2|| align=right|2,870|| align=right|0,075|| align=right|1,71|| align=right|4,862||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15502)||1999 NV27|| align=right|10,1|| align=right|5,152|| align=right|0,017|| align=right|16,81|| align=right|11,70||JUT||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15503)||1999 RD25|| align=right|14,0|| align=right|2,648|| align=right|0,062|| align=right|3,56|| align=right|4,308||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15504)||1999 RG33|| align=right|12,1|| align=right|9,378|| align=right|0,774|| align=right|34,95|| align=right|28,72||XXX||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(15505)||1999 RF56|| align=right|11,6|| align=right|3,948|| align=right|0,118|| align=right|7,99|| align=right|7,844||HLD||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15506) Preygel||1999 RX132|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,061|| align=right|4,81|| align=right|3,660||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15507) Rengarajan||1999 RC166|| align=right|14,6|| align=right|2,395|| align=right|0,146|| align=right|5,67|| align=right|3,706||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15508)||1999 TE38|| align=right|14,6|| align=right|2,875|| align=right|0,228|| align=right|3,49|| align=right|4,875||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(15509)||1999 TX113|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,070|| align=right|12,42|| align=right|4,279||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15510) Phoeberounds||1999 TF127|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,093|| align=right|2,50|| align=right|3,782||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15511)||1999 TD185|| align=right|13,0|| align=right|2,636|| align=right|0,186|| align=right|14,69|| align=right|4,278||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15512) Snyder||1999 UK1|| align=right|12,4|| align=right|3,042|| align=right|0,022|| align=right|13,80|| align=right|5,305||MBA||18. října 1999||Junk Bond||J. Medkeff; D. Healy
|-
|(15513) Emmermann||1999 UV38|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,081|| align=right|4,90|| align=right|3,445||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15514)||1999 VW24|| align=right|11,6|| align=right|3,155|| align=right|0,069|| align=right|19,64|| align=right|5,604||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15515)||1999 VN80|| align=right|13,9|| align=right|2,878|| align=right|0,244|| align=right|5,25|| align=right|4,881||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15516)||1999 VN86|| align=right|13,6|| align=right|2,675|| align=right|0,171|| align=right|12,52|| align=right|4,374||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15517)||1999 VS113|| align=right|13,8|| align=right|2,781|| align=right|0,184|| align=right|7,78|| align=right|4,636||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(15518)||1999 VY153|| align=right|12,8|| align=right|2,793|| align=right|0,164|| align=right|8,74|| align=right|4,666||MBA||10. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(15519)||1999 XW|| align=right|12,3|| align=right|3,208|| align=right|0,121|| align=right|13,08|| align=right|5,744||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15520)||1999 XK98|| align=right|12,4|| align=right|2,655|| align=right|0,130|| align=right|11,67|| align=right|4,326||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15521)||1999 XH133|| align=right|10,6|| align=right|5,214|| align=right|0,072|| align=right|10,70|| align=right|11,91||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15522) Trueblood||1999 XX136|| align=right|14,0|| align=right|2,320|| align=right|0,126|| align=right|9,85|| align=right|3,534||MBA||14. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(15523) Grenville||1999 XE151|| align=right|13,4|| align=right|2,774|| align=right|0,163|| align=right|10,27|| align=right|4,619||MBA||9. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15524)||1999 XO175|| align=right|12,6|| align=right|2,718|| align=right|0,114|| align=right|11,47|| align=right|4,481||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15525)||1999 XH176|| align=right|13,1|| align=right|2,673|| align=right|0,191|| align=right|8,94|| align=right|4,369||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15526)||1999 XH229|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,160|| align=right|16,18|| align=right|5,153||MBA||8. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15527)||1999 YY2|| align=right|10,4|| align=right|5,215|| align=right|0,154|| align=right|21,27|| align=right|11,91||JUT||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(15528)||2000 AJ10|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,192|| align=right|4,32|| align=right|3,261||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15529)||2000 AA80|| align=right|10,8|| align=right|5,242|| align=right|0,027|| align=right|5,09|| align=right|12,00||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15530) Kuber||2000 AV98|| align=right|14,9|| align=right|2,314|| align=right|0,161|| align=right|5,70|| align=right|3,519||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15531)||2000 AV99|| align=right|15,1|| align=right|2,191|| align=right|0,152|| align=right|5,23|| align=right|3,242||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15532)||2000 AP126|| align=right|12,4|| align=right|3,137|| align=right|0,033|| align=right|11,62|| align=right|5,556||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15533)||2000 AP138|| align=right|13,6|| align=right|2,333|| align=right|0,130|| align=right|9,69|| align=right|3,564||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15534)||2000 AQ164|| align=right|12,7|| align=right|3,042|| align=right|0,156|| align=right|7,83|| align=right|5,304||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15535)||2000 AT177|| align=right|10,4|| align=right|5,157|| align=right|0,085|| align=right|13,20|| align=right|11,71||JUT||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15536)||2000 AG191|| align=right|10,8|| align=right|5,188|| align=right|0,144|| align=right|14,68|| align=right|11,82||JUT||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15537)||2000 AM199|| align=right|12,2|| align=right|3,058|| align=right|0,134|| align=right|12,53|| align=right|5,348||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15538)||2000 BW14|| align=right|13,0|| align=right|2,975|| align=right|0,074|| align=right|10,34|| align=right|5,129||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15539)||2000 CN3|| align=right|9,9|| align=right|5,361|| align=right|0,043|| align=right|27,84|| align=right|12,41||JUT||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15540)||2000 CF18|| align=right|11,6|| align=right|3,978|| align=right|0,116|| align=right|17,01|| align=right|7,933||HLD||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15541)||2000 CN63|| align=right|12,8|| align=right|3,154|| align=right|0,118|| align=right|18,38|| align=right|5,599||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15542)||2000 DN3|| align=right|13,5|| align=right|2,755|| align=right|0,106|| align=right|9,97|| align=right|4,572||MBA||28. února 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(15543) Elizateel||2000 DD96|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,159|| align=right|00,58|| align=right|4,241||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15544)||2000 EG17|| align=right|13,5|| align=right|2,921|| align=right|0,055|| align=right|1,38|| align=right|4,993||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15545)||2000 EK46|| align=right|12,7|| align=right|3,986|| align=right|0,170|| align=right|2,18|| align=right|7,957||HLD||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15546)||2000 EZ75|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,146|| align=right|11,50|| align=right|4,092||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15547)||2000 ET91|| align=right|14,6|| align=right|2,141|| align=right|0,136|| align=right|2,85|| align=right|3,132||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15548)||2000 EJ147|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,093|| align=right|5,05|| align=right|3,315||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(15549)||2000 FN|| align=right|13,6|| align=right|2,217|| align=right|0,211|| align=right|7,14|| align=right|3,300||MBA||25. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15550) Sydney||2000 FR10|| align=right|12,9|| align=right|2,977|| align=right|0,116|| align=right|9,61|| align=right|5,135||MBA||31. března 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(15551) Paddock||2000 FQ25|| align=right|12,6|| align=right|3,044|| align=right|0,184|| align=right|9,02|| align=right|5,310||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15552)||2000 FO26|| align=right|12,3|| align=right|3,123|| align=right|0,200|| align=right|16,37|| align=right|5,518||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15553) Carachang||2000 FG45|| align=right|14,4|| align=right|2,267|| align=right|0,148|| align=right|6,86|| align=right|3,412||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15554)||2000 FH46|| align=right|13,7|| align=right|2,399|| align=right|0,141|| align=right|7,09|| align=right|3,716||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15555)||2000 FD49|| align=right|13,4|| align=right|2,989|| align=right|0,063|| align=right|10,29|| align=right|5,166||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15556)||2000 FW49|| align=right|13,8|| align=right|2,370|| align=right|0,127|| align=right|6,08|| align=right|3,648||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15557) Kimcochran||2000 GV|| align=right|13,5|| align=right|2,859|| align=right|0,082|| align=right|1,17|| align=right|4,834||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15558)||2000 GR2|| align=right|12,8|| align=right|2,581|| align=right|0,128|| align=right|14,74|| align=right|4,146||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15559) Abigailhines||2000 GR23|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,083|| align=right|1,78|| align=right|4,233||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15560)||2000 GR24|| align=right|12,8|| align=right|2,878|| align=right|0,258|| align=right|12,01|| align=right|4,883||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15561)||2000 GU36|| align=right|13,8|| align=right|2,400|| align=right|0,243|| align=right|10,46|| align=right|3,717||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15562)||2000 GF48|| align=right|11,9|| align=right|3,146|| align=right|0,202|| align=right|11,59|| align=right|5,580||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15563) Remsberg||2000 GG48|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,156|| align=right|2,33|| align=right|3,817||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15564)||2000 GU48|| align=right|13,4|| align=right|2,934|| align=right|0,052|| align=right|1,33|| align=right|5,025||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15565) Benjaminsteele||2000 GM49|| align=right|14,2|| align=right|2,859|| align=right|0,085|| align=right|00,76|| align=right|4,834||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15566) Elizabethbaker||2000 GD50|| align=right|15,4|| align=right|2,265|| align=right|0,141|| align=right|2,34|| align=right|3,407||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15567) Giacomelli||2000 GF53|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,040|| align=right|00,61|| align=right|5,114||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15568)||2000 GP54|| align=right|13,3|| align=right|2,974|| align=right|0,048|| align=right|00,92|| align=right|5,127||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15569) Feinberg||2000 GC60|| align=right|15,0|| align=right|2,245|| align=right|0,185|| align=right|1,77|| align=right|3,362||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15570)||2000 GT60|| align=right|14,0|| align=right|2,453|| align=right|0,130|| align=right|1,47|| align=right|3,842||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15571)||2000 GM61|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,211|| align=right|00,67|| align=right|5,728||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15572)||2000 GH65|| align=right|13,2|| align=right|3,213|| align=right|0,169|| align=right|2,11|| align=right|5,758||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15573)||2000 GX65|| align=right|13,7|| align=right|2,867|| align=right|0,040|| align=right|1,72|| align=right|4,854||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15574) Stephaniehass||2000 GF66|| align=right|14,7|| align=right|2,292|| align=right|0,133|| align=right|3,70|| align=right|3,469||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15575)||2000 GC68|| align=right|13,6|| align=right|2,754|| align=right|0,173|| align=right|5,26|| align=right|4,571||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15576) Munday||2000 GK68|| align=right|14,2|| align=right|2,919|| align=right|0,069|| align=right|1,93|| align=right|4,987||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15577) Gywilliams||2000 GN68|| align=right|16,0|| align=right|2,218|| align=right|0,119|| align=right|2,17|| align=right|3,303||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15578)||2000 GW69|| align=right|13,4|| align=right|2,898|| align=right|0,074|| align=right|1,36|| align=right|4,934||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15579)||2000 GP70|| align=right|13,7|| align=right|2,684|| align=right|0,044|| align=right|3,24|| align=right|4,396||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15580)||2000 GE71|| align=right|12,9|| align=right|2,624|| align=right|0,051|| align=right|7,38|| align=right|4,251||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15581)||2000 GV72|| align=right|13,9|| align=right|2,613|| align=right|0,048|| align=right|2,10|| align=right|4,222||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15582) Russellburrows||2000 GZ73|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,093|| align=right|1,70|| align=right|5,208||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15583) Hanick||2000 GM74|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,134|| align=right|1,81|| align=right|4,256||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15584)||2000 GO74|| align=right|13,6|| align=right|2,845|| align=right|0,063|| align=right|13,52|| align=right|4,797||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15585)||2000 GR74|| align=right|13,9|| align=right|2,315|| align=right|0,241|| align=right|9,07|| align=right|3,521||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15586)||2000 GV75|| align=right|13,2|| align=right|2,603|| align=right|0,233|| align=right|13,64|| align=right|4,198||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15587)||2000 GK76|| align=right|13,8|| align=right|3,009|| align=right|0,015|| align=right|2,33|| align=right|5,218||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15588)||2000 GO79|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,158|| align=right|1,02|| align=right|5,722||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15589)||2000 GB80|| align=right|12,6|| align=right|2,996|| align=right|0,050|| align=right|9,11|| align=right|5,186||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15590)||2000 GH82|| align=right|12,7|| align=right|2,599|| align=right|0,163|| align=right|12,36|| align=right|4,190||MBA||7. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15591)||2000 GP89|| align=right|12,3|| align=right|3,134|| align=right|0,080|| align=right|13,35|| align=right|5,547||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15592)||2000 GJ91|| align=right|13,6|| align=right|2,537|| align=right|0,208|| align=right|8,34|| align=right|4,041||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15593)||2000 GR93|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,172|| align=right|10,96|| align=right|5,667||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15594) Castillo||2000 GG95|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,163|| align=right|7,43|| align=right|3,435||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15595)||2000 GX95|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,108|| align=right|14,22|| align=right|4,138||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15596)||2000 GZ95|| align=right|13,9|| align=right|2,396|| align=right|0,190|| align=right|1,86|| align=right|3,708||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15597)||2000 GM96|| align=right|13,5|| align=right|2,842|| align=right|0,045|| align=right|2,38|| align=right|4,790||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15598)||2000 GP96|| align=right|14,0|| align=right|2,621|| align=right|0,165|| align=right|2,55|| align=right|4,244||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15599) Richardlarson||2000 GF99|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,104|| align=right|3,66|| align=right|3,757||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15600)||2000 GY103|| align=right|13,2|| align=right|3,053|| align=right|0,082|| align=right|9,60|| align=right|5,333||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15601)||2000 GZ106|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,169|| align=right|11,45|| align=right|5,743||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15602)||2000 GA108|| align=right|13,3|| align=right|2,777|| align=right|0,026|| align=right|4,70|| align=right|4,628||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15603)||2000 GG108|| align=right|14,0|| align=right|2,797|| align=right|0,069|| align=right|6,49|| align=right|4,676||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15604) Fruits||2000 GT108|| align=right|14,4|| align=right|2,270|| align=right|0,183|| align=right|8,70|| align=right|3,420||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15605)||2000 GY114|| align=right|12,9|| align=right|2,572|| align=right|0,150|| align=right|14,20|| align=right|4,125||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15606) Winer||2000 GU122|| align=right|14,3|| align=right|2,179|| align=right|0,173|| align=right|3,73|| align=right|3,216||MBA||11. dubna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(15607)||2000 GA124|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,276|| align=right|7,59|| align=right|3,820||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15608) Owens||2000 GK124|| align=right|14,1|| align=right|2,321|| align=right|0,043|| align=right|7,35|| align=right|3,536||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15609) Kosmaczewski||2000 GP124|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,290|| align=right|6,74|| align=right|3,421||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15610)||2000 GY126|| align=right|13,1|| align=right|2,934|| align=right|0,092|| align=right|11,00|| align=right|5,025||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15611)||2000 GD127|| align=right|13,4|| align=right|2,771|| align=right|0,158|| align=right|8,20|| align=right|4,612||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15612)||2000 GV133|| align=right|13,4|| align=right|2,970|| align=right|0,061|| align=right|11,57|| align=right|5,118||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15613)||2000 GH136|| align=right|13,2|| align=right|2,567|| align=right|0,109|| align=right|12,78|| align=right|4,113||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15614) Pillinger||2000 GA143|| align=right|13,2|| align=right|2,990|| align=right|0,052|| align=right|10,25|| align=right|5,170||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15615)||2000 HU1|| align=right|12,0|| align=right|3,975|| align=right|0,240|| align=right|2,99|| align=right|7,923||HLD||25. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15616)||2000 HG10|| align=right|13,0|| align=right|3,174|| align=right|0,156|| align=right|2,51|| align=right|5,654||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15617) Fallowfield||2000 HK10|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,111|| align=right|2,82|| align=right|3,483||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15618) Lorifritz||2000 HF11|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,144|| align=right|2,21|| align=right|3,458||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15619) Albertwu||2000 HE13|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,099|| align=right|2,18|| align=right|4,282||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15620) Beltrami||2000 HQ14|| align=right|14,8|| align=right|2,425|| align=right|0,150|| align=right|1,58|| align=right|3,776||MBA||29. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(15621) Erikhovland||2000 HO20|| align=right|12,6|| align=right|2,632|| align=right|0,153|| align=right|16,00|| align=right|4,268||MBA||29. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(15622) Westrich||2000 HY20|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,063|| align=right|3,69|| align=right|3,385||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15623)||2000 HU30|| align=right|14,0|| align=right|2,273|| align=right|0,180|| align=right|3,39|| align=right|3,426||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15624) Lamberton||2000 HB31|| align=right|14,8|| align=right|2,376|| align=right|0,047|| align=right|1,93|| align=right|3,662||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15625)||2000 HB35|| align=right|14,0|| align=right|2,580|| align=right|0,138|| align=right|15,54|| align=right|4,145||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15626)||2000 HR50|| align=right|12,1|| align=right|3,926|| align=right|0,121|| align=right|1,80|| align=right|7,778||HLD||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15627) Hong||2000 HW52|| align=right|14,1|| align=right|2,590|| align=right|0,125|| align=right|4,31|| align=right|4,167||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15628) Gonzales||2000 HA53|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,140|| align=right|00,93|| align=right|3,286||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15629) Sriner||2000 HK53|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,104|| align=right|1,20|| align=right|4,435||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15630) Disanti||2000 HT56|| align=right|14,4|| align=right|2,327|| align=right|0,115|| align=right|5,47|| align=right|3,549||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15631) Dellorusso||2000 HT57|| align=right|12,4|| align=right|3,004|| align=right|0,078|| align=right|10,55|| align=right|5,207||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15632) Magee-Sauer||2000 HU70|| align=right|14,6|| align=right|2,280|| align=right|0,092|| align=right|5,12|| align=right|3,442||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15633)||2000 JZ1|| align=right|12,7|| align=right|2,349|| align=right|0,218|| align=right|24,24|| align=right|3,600||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15634)||2000 JD15|| align=right|13,8|| align=right|2,348|| align=right|0,053|| align=right|7,52|| align=right|3,598||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15635) Andrewhager||2000 JV27|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,182|| align=right|3,26|| align=right|3,808||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15636)||2000 JD31|| align=right|13,1|| align=right|3,170|| align=right|0,151|| align=right|5,83|| align=right|5,644||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15637)||2000 JY53|| align=right|12,3|| align=right|3,177|| align=right|0,081|| align=right|15,36|| align=right|5,661||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15638)||2000 JA65|| align=right|11,0|| align=right|3,991|| align=right|0,184|| align=right|9,44|| align=right|7,973||HLD||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(15639)||2074 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,093|| align=right|2,53|| align=right|3,538||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15640)||2632 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,207|| align=right|1,19|| align=right|5,157||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15641)||2668 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,058|| align=right|1,37|| align=right|3,406||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15642)||2679 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,253|| align=right|0,197|| align=right|3,74|| align=right|3,382||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15643)||3540 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,774|| align=right|0,173|| align=right|7,74|| align=right|4,619||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15644)||4157 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,158|| align=right|2,18|| align=right|3,429||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15645)||4163 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,010|| align=right|0,016|| align=right|3,87|| align=right|5,221||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15646)||4555 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,222|| align=right|2,46|| align=right|3,721||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15647)||4556 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,000|| align=right|0,134|| align=right|3,16|| align=right|5,197||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15648)||6115 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,272|| align=right|0,076|| align=right|5,24|| align=right|3,425||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15649)||6317 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,863|| align=right|0,080|| align=right|1,03|| align=right|4,845||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15650)||6725 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,124|| align=right|2,51|| align=right|5,327||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15651) Tlepolemos||9612 P-L|| align=right|11,0|| align=right|5,250|| align=right|0,040|| align=right|2,97|| align=right|12,03||JUT||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15652)||1048 T-1|| align=right|12,4|| align=right|3,233|| align=right|0,075|| align=right|22,45|| align=right|5,812||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15653)||1080 T-1|| align=right|13,5|| align=right|2,532|| align=right|0,233|| align=right|8,99|| align=right|4,029||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15654)||1176 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,182|| align=right|0,105|| align=right|6,10|| align=right|5,675||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15655)||2209 T-1|| align=right|13,0|| align=right|3,182|| align=right|0,180|| align=right|3,01|| align=right|5,676||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15656)||3277 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,198|| align=right|0,131|| align=right|00,53|| align=right|5,719||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15657)||1125 T-2|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,174|| align=right|00,99|| align=right|5,695||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15658)||1265 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,546|| align=right|0,128|| align=right|1,42|| align=right|4,061||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15659)||2141 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,803|| align=right|0,053|| align=right|5,16|| align=right|4,692||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15660)||3025 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,188|| align=right|2,36|| align=right|3,491||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15661)||3281 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,183|| align=right|4,51|| align=right|3,445||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15662)||4064 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,293|| align=right|0,031|| align=right|8,53|| align=right|3,472||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15663) Periphas||4168 T-2|| align=right|10,6|| align=right|5,172|| align=right|0,105|| align=right|33,93|| align=right|11,77||JUT||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15664)||4050 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,147|| align=right|5,08|| align=right|4,080||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15665)||4094 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,516|| align=right|0,075|| align=right|4,95|| align=right|3,991||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15666)||5021 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,571|| align=right|0,166|| align=right|9,42|| align=right|4,122||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15667)||5046 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,115|| align=right|6,18|| align=right|3,478||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15668)||5138 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,589|| align=right|0,132|| align=right|12,96|| align=right|4,165||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15669)||1974 ST1|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,206|| align=right|2,78|| align=right|3,782||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15670)||1975 SO1|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,046|| align=right|2,39|| align=right|5,208||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(15671)||1977 EP6|| align=right|12,5|| align=right|3,943|| align=right|0,115|| align=right|7,18|| align=right|7,828||HLD||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(15672)||1977 EX7|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,138|| align=right|2,28|| align=right|3,778||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(15673) Chetaev||1978 PV2|| align=right|14,1|| align=right|2,207|| align=right|0,269|| align=right|5,38|| align=right|3,278||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(15674)||1978 RR7|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,049|| align=right|6,17|| align=right|3,594||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(15675) Goloseevo||1978 SP5|| align=right|13,2|| align=right|2,774|| align=right|0,112|| align=right|3,96|| align=right|4,619||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15676)||1978 TQ5|| align=right|13,3|| align=right|3,154|| align=right|0,328|| align=right|4,85|| align=right|5,601||MBA||8. října 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15677)||1980 TZ5|| align=right|12,2|| align=right|2,846|| align=right|0,154|| align=right|13,34|| align=right|4,801||MBA||14. října 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(15678)||1981 DM|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,083|| align=right|6,62|| align=right|3,624||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15679)||1981 DA1|| align=right|14,0|| align=right|2,724|| align=right|0,092|| align=right|11,46|| align=right|4,496||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15680)||1981 EV7|| align=right|14,6|| align=right|2,747|| align=right|0,051|| align=right|4,28|| align=right|4,552||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15681)||1981 ES17|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,100|| align=right|2,04|| align=right|4,523||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15682)||1981 EB25|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,240|| align=right|11,58|| align=right|5,154||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15683)||1981 EX25|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,115|| align=right|4,09|| align=right|3,653||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15684)||1981 ED28|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,088|| align=right|2,83|| align=right|4,492||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15685)||1981 EU33|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,137|| align=right|5,70|| align=right|3,613||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15686)||1981 EW33|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,117|| align=right|2,70|| align=right|4,432||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15687)||1981 ES38|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,133|| align=right|6,58|| align=right|3,676||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15688)||1981 UW23|| align=right|12,7|| align=right|2,592|| align=right|0,204|| align=right|13,93|| align=right|4,173||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(15689)||1981 UP25|| align=right|12,9|| align=right|2,544|| align=right|0,194|| align=right|7,73|| align=right|4,056||MBA||25. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(15690)||1982 JD3|| align=right|14,3|| align=right|2,324|| align=right|0,112|| align=right|7,59|| align=right|3,541||MBA||15. května 1982||Palomar||Palomar
|-
|(15691) Maslov||1982 TF1|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,245|| align=right|3,14|| align=right|3,637||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(15692)||1984 RA|| align=right|14,8|| align=right|1,927|| align=right|0,103|| align=right|23,22|| align=right|2,674||MBA||1. září 1984||Palomar||M. A. Barucci
|-
|(15693)||1984 SN6|| align=right|13,2|| align=right|2,563|| align=right|0,087|| align=right|3,30|| align=right|4,102||MBA||23. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15694)||1985 RR3|| align=right|13,1|| align=right|3,003|| align=right|0,090|| align=right|10,97|| align=right|5,202||MBA||7. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15695)||1985 RJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,249|| align=right|2,84|| align=right|3,782||MBA||11. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(15696)||1986 QG1|| align=right|14,8|| align=right|2,321|| align=right|0,014|| align=right|4,58|| align=right|3,536||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15697)||1986 QO1|| align=right|13,3|| align=right|2,876|| align=right|0,139|| align=right|4,28|| align=right|4,876||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15698)||1986 QO2|| align=right|13,2|| align=right|3,122|| align=right|0,175|| align=right|1,87|| align=right|5,515||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15699)||1986 VM6|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,224|| align=right|4,12|| align=right|3,615||MBA||6. listopadu 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(15700)||1987 QD|| align=right|14,4|| align=right|2,209|| align=right|0,316|| align=right|26,79|| align=right|3,283||MBA||24. srpna 1987||Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(15701)||1987 RG1|| align=right|13,7|| align=right|2,437|| align=right|0,184|| align=right|1,23|| align=right|3,804||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15702)||1987 RN3|| align=right|13,5|| align=right|2,736|| align=right|0,139|| align=right|7,97|| align=right|4,524||MBA||2. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15703)||1987 SU1|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,134|| align=right|6,03|| align=right|3,286||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(15704)||1987 SE7|| align=right|15,1|| align=right|2,221|| align=right|0,192|| align=right|4,83|| align=right|3,309||MBA||20. září 1987||Palomar||J. Alu; E. F. Helin
|-
|(15705)||1988 AH5|| align=right|14,2|| align=right|2,417|| align=right|0,086|| align=right|6,97|| align=right|3,758||MBA||14. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15706)||1988 CE2|| align=right|14,0|| align=right|2,283|| align=right|0,150|| align=right|6,46|| align=right|3,448||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15707)||1988 RN4|| align=right|14,1|| align=right|2,588|| align=right|0,257|| align=right|11,20|| align=right|4,164||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15708)||1988 RB12|| align=right|14,5|| align=right|2,544|| align=right|0,255|| align=right|5,42|| align=right|4,057||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(15709)||1988 XH1|| align=right|12,7|| align=right|2,676|| align=right|0,190|| align=right|13,93|| align=right|4,377||MBA||7. prosince 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15710) Böcklin||1989 AV6|| align=right|13,9|| align=right|2,243|| align=right|0,188|| align=right|7,01|| align=right|3,358||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15711)||1989 GZ1|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,059|| align=right|2,05|| align=right|3,462||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15712)||1989 RN2|| align=right|13,0|| align=right|3,184|| align=right|0,205|| align=right|11,13|| align=right|5,680||MBA||1. září 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(15713)||1989 SM4|| align=right|13,7|| align=right|3,045|| align=right|0,137|| align=right|2,53|| align=right|5,311||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15714)||1989 TL15|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,152|| align=right|1,43|| align=right|4,014||MBA||3. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15715)||1989 UN1|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,287|| align=right|4,81|| align=right|4,070||MBA||28. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(15716)||1989 WY1|| align=right|13,0|| align=right|2,780|| align=right|0,188|| align=right|15,24|| align=right|4,634||MBA||29. listopadu 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(15717)||1990 BL1|| align=right|13,4|| align=right|2,620|| align=right|0,161|| align=right|12,91|| align=right|4,239||MBA||21. ledna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(15718)||1990 BB2|| align=right|13,3|| align=right|2,594|| align=right|0,109|| align=right|11,14|| align=right|4,177||MBA||30. ledna 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(15719)||1990 CF|| align=right|13,4|| align=right|2,615|| align=right|0,104|| align=right|14,31|| align=right|4,229||MBA||1. února 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(15720)||1990 EN1|| align=right|13,7|| align=right|2,808|| align=right|0,150|| align=right|7,41|| align=right|4,704||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15721)||1990 OV|| align=right|14,1|| align=right|2,267|| align=right|0,130|| align=right|6,31|| align=right|3,413||MBA||19. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(15722)||1990 QV2|| align=right|13,1|| align=right|3,004|| align=right|0,100|| align=right|10,41|| align=right|5,207||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15723)||1990 SA2|| align=right|14,3|| align=right|2,275|| align=right|0,133|| align=right|1,44|| align=right|3,431||MBA||20. září 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(15724) Zille||1990 TW3|| align=right|14,4|| align=right|2,333|| align=right|0,102|| align=right|5,41|| align=right|3,562||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(15725)||1990 TX4|| align=right|13,5|| align=right|2,980|| align=right|0,143|| align=right|8,24|| align=right|5,144||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15726)||1990 TG5|| align=right|14,6|| align=right|2,252|| align=right|0,185|| align=right|3,76|| align=right|3,379||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15727) Ianmorison||1990 TO9|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,137|| align=right|3,24|| align=right|3,452||MBA||10. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(15728) Karlmay||1990 TG11|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,082|| align=right|2,50|| align=right|3,507||MBA||11. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(15729) Yumikoitahana||1990 UB|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,169|| align=right|3,21|| align=right|3,458||MBA||16. října 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(15730)||1990 UA1|| align=right|12,4|| align=right|2,674|| align=right|0,129|| align=right|12,10|| align=right|4,371||MBA||20. října 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(15731)||1990 UW2|| align=right|13,4|| align=right|3,187|| align=right|0,117|| align=right|7,13|| align=right|5,688||MBA||16. října 1990||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(15732)||1990 VZ5|| align=right|12,6|| align=right|3,168|| align=right|0,054|| align=right|10,41|| align=right|5,638||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15733)||1990 VB6|| align=right|14,6|| align=right|2,349|| align=right|0,083|| align=right|7,56|| align=right|3,599||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15734)||1990 WV1|| align=right|15,1|| align=right|2,347|| align=right|0,044|| align=right|5,29|| align=right|3,594||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15735)||1990 WF2|| align=right|13,4|| align=right|3,177|| align=right|0,068|| align=right|10,49|| align=right|5,661||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15736)||1990 XN|| align=right|13,8|| align=right|2,466|| align=right|0,160|| align=right|6,34|| align=right|3,873||MBA||8. prosince 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15737)||1991 CL|| align=right|12,7|| align=right|2,765|| align=right|0,159|| align=right|13,93|| align=right|4,597||MBA||5. února 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(15738)||1991 DP|| align=right|13,1|| align=right|3,054|| align=right|0,036|| align=right|10,80|| align=right|5,337||MBA||21. února 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(15739)||1991 ER|| align=right|14,2|| align=right|2,515|| align=right|0,080|| align=right|8,03|| align=right|3,989||MBA||9. března 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(15740)||1991 EG1|| align=right|13,3|| align=right|2,580|| align=right|0,130|| align=right|14,91|| align=right|4,145||MBA||15. března 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15741)||1991 GZ6|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,088|| align=right|2,23|| align=right|3,379||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15742)||1991 LB4|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,031|| align=right|14,22|| align=right|4,410||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15743)||1991 ND7|| align=right|13,7|| align=right|2,707|| align=right|0,048|| align=right|2,80|| align=right|4,452||MBA||12. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15744)||1991 PU|| align=right|14,0|| align=right|2,709|| align=right|0,133|| align=right|4,17|| align=right|4,458||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15745)||1991 PM5|| align=right|17,8|| align=right|1,720|| align=right|0,256|| align=right|14,43|| align=right|2,255||AMR||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15746)||1991 PN8|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,234|| align=right|1,96|| align=right|4,597||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15747)||1991 RW23|| align=right|13,7|| align=right|2,793|| align=right|0,083|| align=right|4,01|| align=right|4,666||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15748)||1991 RG25|| align=right|13,2|| align=right|2,800|| align=right|0,219|| align=right|9,11|| align=right|4,684||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15749)||1991 VT1|| align=right|14,3|| align=right|2,187|| align=right|0,117|| align=right|2,95|| align=right|3,233||MBA||5. listopadu 1991||Ojima||A. Natori; T. Urata
|-
|(15750)||1991 VJ4|| align=right|13,0|| align=right|2,287|| align=right|0,149|| align=right|7,03|| align=right|3,458||MBA||9. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(15751)||1991 VN4|| align=right|12,1|| align=right|3,006|| align=right|0,107|| align=right|11,64|| align=right|5,212||MBA||10. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15752)||1992 BD2|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,227|| align=right|10,84|| align=right|5,622||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15753)||1992 DD10|| align=right|13,3|| align=right|3,243|| align=right|0,106|| align=right|4,42|| align=right|5,838||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15754)||1992 EP|| align=right|13,8|| align=right|2,379|| align=right|0,194|| align=right|5,85|| align=right|3,668||MBA||7. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15755)||1992 ET5|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,158|| align=right|6,83|| align=right|5,663||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15756)||1992 ET9|| align=right|13,8|| align=right|2,307|| align=right|0,145|| align=right|6,43|| align=right|3,503||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15757)||1992 EJ13|| align=right|13,9|| align=right|2,398|| align=right|0,092|| align=right|5,87|| align=right|3,713||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(15758)||1992 FT1|| align=right|14,0|| align=right|2,380|| align=right|0,169|| align=right|4,95|| align=right|3,671||MBA||30. března 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15759)||1992 GM4|| align=right|14,5|| align=right|2,387|| align=right|0,137|| align=right|5,71|| align=right|3,688||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15760) Albion||1992 QB1|| align=right|7,2|| align=right|43,78|| align=right|0,067|| align=right|2,19|| align=right|290||CBW||30. srpna 1992||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. X. Luuová
|-
|(15761) Schumi||1992 SM16|| align=right|13,4|| align=right|2,610|| align=right|0,058|| align=right|10,49|| align=right|4,216||MBA||24. září 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(15762) Rühmann||1992 SR24|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,220|| align=right|4,20|| align=right|4,053||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15763)||1992 UO5|| align=right|13,3|| align=right|2,730|| align=right|0,076|| align=right|9,74|| align=right|4,509||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15764)||1992 UL8|| align=right|13,6|| align=right|2,651|| align=right|0,204|| align=right|11,86|| align=right|4,315||MBA||31. října 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(15765)||1992 WU1|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,344|| align=right|5,23|| align=right|4,165||MBA||18. listopadu 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(15766)||1993 BD13|| align=right|12,8|| align=right|3,164|| align=right|0,046|| align=right|5,14|| align=right|5,627||MBA||22. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15767)||1993 FN7|| align=right|13,6|| align=right|3,056|| align=right|0,157|| align=right|6,34|| align=right|5,342||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15768)||1993 FW11|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,206|| align=right|4,29|| align=right|3,290||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15769)||1993 FP23|| align=right|15,0|| align=right|2,445|| align=right|0,161|| align=right|1,93|| align=right|3,823||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15770)||1993 FL29|| align=right|13,2|| align=right|3,084|| align=right|0,179|| align=right|3,80|| align=right|5,414||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15771)||1993 FS34|| align=right|13,4|| align=right|3,174|| align=right|0,180|| align=right|2,20|| align=right|5,653||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15772)||1993 FW34|| align=right|12,5|| align=right|3,216|| align=right|0,143|| align=right|2,70|| align=right|5,766||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15773)||1993 FO37|| align=right|14,8|| align=right|2,811|| align=right|0,031|| align=right|3,57|| align=right|4,712||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15774)||1993 FK38|| align=right|13,4|| align=right|3,151|| align=right|0,045|| align=right|4,38|| align=right|5,593||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15775)||1993 FA49|| align=right|15,0|| align=right|2,172|| align=right|0,198|| align=right|0,66|| align=right|3,200||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(15776)||1993 KO|| align=right|13,9|| align=right|2,222|| align=right|0,119|| align=right|5,74|| align=right|3,313||MBA||20. května 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(15777)||1993 LF|| align=right|12,6|| align=right|2,554|| align=right|0,108|| align=right|15,58|| align=right|4,082||MBA||14. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(15778)||1993 NH|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,313|| align=right|22,26|| align=right|3,499||MBA||15. července 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(15779) Scottroberts||1993 OA3|| align=right|12,6|| align=right|2,326|| align=right|0,243|| align=right|23,22|| align=right|3,546||MBA||26. července 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(15780)||1993 OO3|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,219|| align=right|1,39|| align=right|3,655||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15781)||1993 OJ7|| align=right|14,4|| align=right|2,304|| align=right|0,096|| align=right|5,86|| align=right|3,497||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15782)||1993 ON8|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,064|| align=right|3,25|| align=right|3,496||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15783)||1993 PZ2|| align=right|12,2|| align=right|3,945|| align=right|0,261|| align=right|4,86|| align=right|7,833||HLD||14. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15784)||1993 QZ|| align=right|13,2|| align=right|2,369|| align=right|0,159|| align=right|21,87|| align=right|3,646||MBA||20. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(15785)||1993 QO3|| align=right|13,3|| align=right|3,141|| align=right|0,067|| align=right|14,19|| align=right|5,565||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15786)||1993 RS|| align=right|14,1|| align=right|1,884|| align=right|0,048|| align=right|22,49|| align=right|2,585||MBA||15. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15787)||1993 RY7|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,168|| align=right|1,22|| align=right|3,829||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15788)||1993 SB|| align=right|7,7|| align=right|39,16|| align=right|0,318|| align=right|1,95|| align=right|245||PLT||16. září 1993||La Palma||I. P. Williams; A. Fitzsimmons; D. O'Ceallaigh
|-
|(15789)||1993 SC|| align=right|6,9|| align=right|39,40|| align=right|0,186|| align=right|5,17|| align=right|248||PLT||17. září 1993||La Palma||I. P. Williams; A. Fitzsimmons; D. O'Ceallaigh
|-
|(15790) Keizan||1993 TC|| align=right|13,8|| align=right|2,360|| align=right|0,318|| align=right|22,88|| align=right|3,625||MBA||8. října 1993||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(15791)||1993 TM1|| align=right|14,3|| align=right|2,383|| align=right|0,201|| align=right|3,36|| align=right|3,677||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15792)||1993 TS15|| align=right|15,6|| align=right|2,706|| align=right|0,202|| align=right|2,43|| align=right|4,451||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15793)||1993 TG19|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,188|| align=right|4,27|| align=right|3,742||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15794)||1993 TG31|| align=right|14,3|| align=right|2,431|| align=right|0,142|| align=right|3,79|| align=right|3,791||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15795)||1993 TY38|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,149|| align=right|7,79|| align=right|4,246||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15796)||1993 TZ38|| align=right|14,2|| align=right|2,437|| align=right|0,126|| align=right|6,87|| align=right|3,804||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15797)||1993 UD3|| align=right|13,4|| align=right|2,400|| align=right|0,152|| align=right|5,33|| align=right|3,717||MBA||22. října 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15798)||1993 VZ4|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,199|| align=right|1,75|| align=right|3,772||MBA||14. listopadu 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15799)||1993 XN|| align=right|12,9|| align=right|2,649|| align=right|0,124|| align=right|12,16|| align=right|4,311||MBA||8. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15800)||1993 XP|| align=right|13,1|| align=right|2,545|| align=right|0,114|| align=right|12,29|| align=right|4,060||MBA||8. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15801)||1994 AF|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,188|| align=right|3,47|| align=right|3,848||MBA||2. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15802)||1994 AT2|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,076|| align=right|4,77|| align=right|4,523||MBA||14. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15803)||1994 CW|| align=right|12,7|| align=right|2,589|| align=right|0,187|| align=right|14,42|| align=right|4,165||MBA||7. února 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(15804)||1994 EY5|| align=right|13,4|| align=right|2,740|| align=right|0,053|| align=right|6,28|| align=right|4,534||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15805)||1994 GB1|| align=right|13,6|| align=right|2,272|| align=right|0,197|| align=right|5,52|| align=right|3,423||MBA||8. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15806)||1994 GN1|| align=right|12,6|| align=right|3,015|| align=right|0,123|| align=right|10,33|| align=right|5,233||MBA||15. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15807)||1994 GV9|| align=right|7,4|| align=right|44,00|| align=right|0,063|| align=right|0,56|| align=right|292||CBW||15. dubna 1994||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. Chen
|-
|(15808) Zelter||1994 GF10|| align=right|13,8|| align=right|2,888|| align=right|0,082|| align=right|1,33|| align=right|4,908||MBA||3. dubna 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15809)||1994 JS|| align=right|7,8|| align=right|42,49|| align=right|0,221|| align=right|14,03|| align=right|277||TNR||11. května 1994||Cerro Tololo||D. C. Jewitt; J. X. Luuová
|-
|(15810)||1994 JR1|| align=right|7,7|| align=right|39,61|| align=right|0,123|| align=right|3,81|| align=right|250||PLT||12. května 1994||La Palma||M. J. Irwin; A. Zytkow
|-
|(15811) Nüsslein-Volhard||1994 ND1|| align=right|12,6|| align=right|3,199|| align=right|0,171|| align=right|9,63|| align=right|5,720||MBA||10. července 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15812)||1994 PZ|| align=right|15,1|| align=right|2,135|| align=right|0,165|| align=right|3,12|| align=right|3,120||MBA||14. srpna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15813)||1994 PL12|| align=right|14,6|| align=right|2,427|| align=right|0,135|| align=right|1,49|| align=right|3,781||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15814)||1994 PX12|| align=right|15,8|| align=right|2,558|| align=right|0,167|| align=right|1,72|| align=right|4,090||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15815)||1994 PY18|| align=right|14,7|| align=right|2,337|| align=right|0,275|| align=right|11,18|| align=right|3,572||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15816)||1994 PV39|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,182|| align=right|1,31|| align=right|3,671||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15817) Lucianotesi||1994 QC|| align=right|18,6|| align=right|1,325|| align=right|0,119|| align=right|13,88|| align=right|1,525||AMR||28. srpna 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(15818) DeVeny||1994 RO7|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,069|| align=right|0,79|| align=right|3,629||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15819) Alisterling||1994 SN9|| align=right|14,2|| align=right|2,186|| align=right|0,114|| align=right|6,83|| align=right|3,232||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15820)||1994 TB|| align=right|7,1|| align=right|39,30|| align=right|0,314|| align=right|12,14|| align=right|247||PLT||2. října 1994||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. Chen
|-
|(15821)||1994 TM2|| align=right|14,3|| align=right|2,142|| align=right|0,039|| align=right|3,29|| align=right|3,135||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15822)||1994 TV15|| align=right|13,5|| align=right|1,948|| align=right|0,081|| align=right|22,03|| align=right|2,719||MBA||8. října 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(15823)||1994 UO1|| align=right|15,1|| align=right|2,173|| align=right|0,157|| align=right|1,60|| align=right|3,203||MBA||25. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15824)||1994 WM1|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,085|| align=right|15,93|| align=right|3,822||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15825)||1994 WX1|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,091|| align=right|2,73|| align=right|4,014||MBA||30. listopadu 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(15826)||1994 YO|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,165|| align=right|3,89|| align=right|3,376||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15827)||1995 AO1|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,322|| align=right|10,05|| align=right|4,429||MBA||10. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15828)||1995 BS|| align=right|14,3|| align=right|2,384|| align=right|0,059|| align=right|7,42|| align=right|3,681||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15829)||1995 BA1|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,176|| align=right|14,49|| align=right|4,171||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15830)||1995 BW1|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,223|| align=right|9,01|| align=right|4,144||MBA||27. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15831)||1995 BG3|| align=right|13,1|| align=right|2,860|| align=right|0,085|| align=right|11,79|| align=right|4,835||MBA||29. ledna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15832)||1995 CB1|| align=right|14,2|| align=right|2,418|| align=right|0,162|| align=right|7,15|| align=right|3,760||MBA||7. února 1995||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(15833)||1995 CL1|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,151|| align=right|13,42|| align=right|4,277||MBA||3. února 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15834) McBride||1995 CT1|| align=right|14,3|| align=right|2,780|| align=right|0,259|| align=right|32,30|| align=right|4,635||MBA||4. února 1995||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(15835)||1995 DY|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,140|| align=right|2,30|| align=right|4,082||MBA||21. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15836)||1995 DA2|| align=right|8,1|| align=right|36,48|| align=right|0,075|| align=right|6,56|| align=right|221||CNT||24. února 1995||Mauna Kea||J. X. Luuová; D. C. Jewitt
|-
|(15837) Mariovalori||1995 DG13|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,113|| align=right|1,42|| align=right|5,423||MBA||25. února 1995||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|(15838) Auclair||1995 FU12|| align=right|14,0|| align=right|2,994|| align=right|0,096|| align=right|1,74|| align=right|5,179||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15839)||1995 JH1|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,155|| align=right|2,18|| align=right|5,477||MBA||5. května 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(15840)||1995 KH1|| align=right|13,8|| align=right|2,789|| align=right|0,146|| align=right|10,27|| align=right|4,657||MBA||31. května 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(15841) Yamaguchi||1995 OX|| align=right|14,5|| align=right|3,136|| align=right|0,327|| align=right|20,32|| align=right|5,553||MBA||27. července 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(15842)||1995 SX2|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,192|| align=right|3,51|| align=right|3,775||MBA||20. září 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15843)||1995 SO3|| align=right|13,0|| align=right|2,921|| align=right|0,175|| align=right|11,92|| align=right|4,992||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15844)||1995 UQ5|| align=right|12,5|| align=right|3,056|| align=right|0,171|| align=right|10,61|| align=right|5,341||MBA||20. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15845) Bambi||1995 UC17|| align=right|14,9|| align=right|2,343|| align=right|0,134|| align=right|7,60|| align=right|3,585||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15846) Billfyfe||1995 UK28|| align=right|14,3|| align=right|2,446|| align=right|0,142|| align=right|5,71|| align=right|3,825||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15847)||1995 WA2|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,193|| align=right|3,13|| align=right|3,607||MBA||18. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15848)||1995 YJ4|| align=right|12,2|| align=right|3,148|| align=right|0,299|| align=right|25,98|| align=right|5,584||MBA||28. prosince 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15849) Billharper||1995 YM10|| align=right|14,5|| align=right|2,951|| align=right|0,074|| align=right|2,38|| align=right|5,068||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15850)||1996 AE1|| align=right|12,7|| align=right|3,106|| align=right|0,046|| align=right|15,13|| align=right|5,472||MBA||12. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15851) Chrisfleming||1996 AD10|| align=right|13,3|| align=right|2,680|| align=right|0,144|| align=right|12,19|| align=right|4,387||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15852)||1996 BR1|| align=right|13,8|| align=right|2,212|| align=right|0,110|| align=right|5,63|| align=right|3,290||MBA||23. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15853)||1996 BB13|| align=right|14,3|| align=right|2,245|| align=right|0,102|| align=right|5,32|| align=right|3,363||MBA||16. ledna 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(15854) Numa||1996 CX2|| align=right|15,1|| align=right|2,225|| align=right|0,098|| align=right|5,80|| align=right|3,319||MBA||15. února 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(15855)||1996 CP7|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,092|| align=right|4,41|| align=right|3,450||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(15856)||1996 EL|| align=right|13,3|| align=right|2,371|| align=right|0,207|| align=right|7,87|| align=right|3,651||MBA||10. března 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15857)||1996 EK1|| align=right|14,1|| align=right|2,273|| align=right|0,125|| align=right|2,59|| align=right|3,426||MBA||10. března 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15858)||1996 EK15|| align=right|15,6|| align=right|2,176|| align=right|0,154|| align=right|2,04|| align=right|3,210||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15859)||1996 GO18|| align=right|15,4|| align=right|2,268|| align=right|0,133|| align=right|4,57|| align=right|3,415||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15860) Siráň||1996 HO|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,095|| align=right|7,90|| align=right|3,662||MBA||20. dubna 1996||Modra||A. Galád; D. Kalmancok
|-
|(15861)||1996 HB12|| align=right|12,9|| align=right|2,991|| align=right|0,141|| align=right|13,64|| align=right|5,172||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15862)||1996 HJ15|| align=right|14,8|| align=right|2,521|| align=right|0,037|| align=right|1,12|| align=right|4,002||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15863)||1996 HT15|| align=right|13,9|| align=right|2,947|| align=right|0,077|| align=right|2,22|| align=right|5,058||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15864)||1996 HQ23|| align=right|15,1|| align=right|2,229|| align=right|0,148|| align=right|1,11|| align=right|3,327||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15865)||1996 HW25|| align=right|13,9|| align=right|2,318|| align=right|0,212|| align=right|6,33|| align=right|3,529||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15866)||1996 KG|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,054|| align=right|2,91|| align=right|3,412||MBA||16. května 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(15867)||1996 NK5|| align=right|13,8|| align=right|3,151|| align=right|0,132|| align=right|0,77|| align=right|5,593||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15868) Akiyoshidai||1996 OL|| align=right|15,1|| align=right|2,254|| align=right|0,165|| align=right|4,54|| align=right|3,384||MBA||16. července 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(15869) Tullius||1996 PL|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,186|| align=right|12,15|| align=right|4,268||MBA||8. srpna 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(15870) Obůrka||1996 QD|| align=right|14,5|| align=right|2,638|| align=right|0,170|| align=right|11,40|| align=right|4,284||MBA||16. srpna 1996||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15871)||1996 QX1|| align=right|13,0|| align=right|2,695|| align=right|0,177|| align=right|12,19|| align=right|4,423||MBA||24. srpna 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15872)||1996 RJ4|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,089|| align=right|2,47|| align=right|4,287||MBA||11. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(15873)||1996 TH7|| align=right|14,1|| align=right|2,717|| align=right|0,084|| align=right|2,76|| align=right|4,479||MBA||5. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15874)||1996 TL66|| align=right|5,4|| align=right|82,8|| align=right|0,577|| align=right|24,03|| align=right|753||SDO||9. října 1996||Mauna Kea||C. Trujillo; D. C. Jewitt; J. X. Luuová; J. Chen
|-
|(15875)||1996 TP66|| align=right|6,8|| align=right|39,20|| align=right|0,328|| align=right|5,70|| align=right|246||PLT||11. října 1996||Mauna Kea||J. X. Luuová; D. C. Jewitt; C. Trujillo
|-
|(15876)||1996 VO38|| align=right|13,8|| align=right|2,852|| align=right|0,062|| align=right|2,87|| align=right|4,815||MBA||12. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15877)||1996 WZ1|| align=right|12,0|| align=right|3,222|| align=right|0,095|| align=right|10,62|| align=right|5,784||MBA||24. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15878)||1996 XC3|| align=right|12,7|| align=right|3,184|| align=right|0,163|| align=right|11,49|| align=right|5,680||MBA||3. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15879)||1996 XH6|| align=right|13,9|| align=right|2,900|| align=right|0,112|| align=right|3,21|| align=right|4,938||MBA||3. prosince 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15880)||1997 AM7|| align=right|15,5|| align=right|2,291|| align=right|0,093|| align=right|3,47|| align=right|3,468||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15881)||1997 CU|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,049|| align=right|6,10|| align=right|3,681||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15882)||1997 CF29|| align=right|14,5|| align=right|2,298|| align=right|0,133|| align=right|2,31|| align=right|3,483||MBA||7. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15883)||1997 CR29|| align=right|7,2|| align=right|47,07|| align=right|0,211|| align=right|19,17|| align=right|323||CBW||3. února 1997||Mauna Kea||C. Trujillo; J. Chen; D. C. Jewitt
|-
|(15884)||1997 DJ|| align=right|14,5|| align=right|2,334|| align=right|0,053|| align=right|7,06|| align=right|3,565||MBA||27. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(15885)||1997 EE|| align=right|14,9|| align=right|2,254|| align=right|0,097|| align=right|4,03|| align=right|3,383||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15886)||1997 EB6|| align=right|14,6|| align=right|2,302|| align=right|0,129|| align=right|3,71|| align=right|3,492||MBA||7. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15887) Daveclark||1997 ER26|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,210|| align=right|1,89|| align=right|5,340||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15888)||1997 EE29|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,125|| align=right|0,50|| align=right|3,778||MBA||13. března 1997||Višnjan||Visnjan
|-
|(15889)||1997 FD4|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,050|| align=right|6,50|| align=right|3,378||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(15890) Prachatice||1997 GY|| align=right|16,4|| align=right|2,142|| align=right|0,096|| align=right|2,67|| align=right|3,134||MBA||3. dubna 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(15891)||1997 GG7|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,201|| align=right|4,38|| align=right|3,526||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(15892)||1997 GB14|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,130|| align=right|3,56|| align=right|3,259||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(15893)||1997 GV20|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,162|| align=right|2,89|| align=right|4,015||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(15894)||1997 JA13|| align=right|15,0|| align=right|2,415|| align=right|0,150|| align=right|3,02|| align=right|3,753||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15895)||1997 JJ15|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,137|| align=right|5,49|| align=right|3,440||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15896) Birkhoff||1997 LX5|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,155|| align=right|1,99|| align=right|3,773||MBA||13. června 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(15897) Beňačková||1997 PD3|| align=right|15,7|| align=right|2,146|| align=right|0,096|| align=right|2,54|| align=right|3,144||MBA||10. srpna 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15898) Kharasterteam||1997 QP|| align=right|13,3|| align=right|2,584|| align=right|0,066|| align=right|13,62|| align=right|4,153||MBA||26. srpna 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(15899) Silvain||1997 RR1|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,088|| align=right|2,33|| align=right|3,264||MBA||3. září 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(15900)||1997 RK3|| align=right|14,2|| align=right|2,381|| align=right|0,134|| align=right|7,36|| align=right|3,672||MBA||3. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15901)||1997 RY8|| align=right|13,8|| align=right|3,030|| align=right|0,103|| align=right|10,55|| align=right|5,272||MBA||12. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15902) Dostál||1997 RA9|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,096|| align=right|5,67|| align=right|3,404||MBA||13. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15903)||1997 RP10|| align=right|13,5|| align=right|2,640|| align=right|0,138|| align=right|12,78|| align=right|4,290||MBA||5. září 1997||Burlington||T. Handley
|-
|(15904) Halstead||1997 SD11|| align=right|14,4|| align=right|2,163|| align=right|0,027|| align=right|3,05|| align=right|3,181||MBA||29. září 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|(15905) Berthier||1997 SV15|| align=right|14,3|| align=right|2,532|| align=right|0,179|| align=right|7,80|| align=right|4,029||MBA||27. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(15906)||1997 SX21|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,121|| align=right|1,88|| align=right|3,367||MBA||30. září 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(15907) Robot||1997 TG10|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,131|| align=right|5,34|| align=right|3,480||MBA||6. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(15908)||1997 TE12|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,093|| align=right|1,89|| align=right|5,361||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15909)||1997 TM17|| align=right|14,1|| align=right|2,288|| align=right|0,145|| align=right|6,79|| align=right|3,459||MBA||8. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15910)||1997 TU17|| align=right|14,4|| align=right|2,269|| align=right|0,101|| align=right|5,51|| align=right|3,416||MBA||6. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15911) Davidgauthier||1997 TL21|| align=right|16,8|| align=right|2,431|| align=right|0,210|| align=right|2,14|| align=right|3,790||MBA||4. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15912)||1997 TR26|| align=right|14,3|| align=right|2,431|| align=right|0,192|| align=right|3,65|| align=right|3,789||MBA||13. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15913) Telemachus||1997 TZ27|| align=right|12,2|| align=right|5,204|| align=right|0,060|| align=right|7,26|| align=right|11,88||JUT||1. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(15914)||1997 UM3|| align=right|13,7|| align=right|2,381|| align=right|0,200|| align=right|2,03|| align=right|3,674||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15915)||1997 UR3|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,051|| align=right|3,34|| align=right|4,357||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15916)||1997 UL7|| align=right|14,2|| align=right|2,401|| align=right|0,052|| align=right|3,77|| align=right|3,719||MBA||25. října 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(15917)||1997 UX7|| align=right|13,6|| align=right|2,792|| align=right|0,198|| align=right|7,10|| align=right|4,664||MBA||28. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15918) Thereluzia||1997 UE9|| align=right|14,6|| align=right|2,245|| align=right|0,163|| align=right|6,65|| align=right|3,363||MBA||27. října 1997||Bornheim||N. Ehring
|-
|(15919)||1997 UA22|| align=right|14,8|| align=right|2,292|| align=right|0,202|| align=right|5,79|| align=right|3,469||MBA||25. října 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15920)||1997 UB25|| align=right|13,8|| align=right|2,204|| align=right|0,218|| align=right|4,06|| align=right|3,270||MBA||29. října 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(15921) Kintaikyo||1997 VP|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,120|| align=right|6,40|| align=right|3,524||MBA||1. listopadu 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(15922)||1997 VR|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,189|| align=right|2,99|| align=right|3,403||MBA||1. listopadu 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15923)||1997 VN3|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,191|| align=right|18,12|| align=right|4,158||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15924)||1997 VE5|| align=right|14,4|| align=right|2,403|| align=right|0,203|| align=right|3,06|| align=right|3,724||MBA||7. listopadu 1997||Solingen||B. Koch
|-
|(15925)||1997 VM6|| align=right|13,0|| align=right|2,591|| align=right|0,125|| align=right|12,39|| align=right|4,170||MBA||10. listopadu 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(15926)||1997 VP6|| align=right|14,1|| align=right|2,515|| align=right|0,173|| align=right|1,05|| align=right|3,989||MBA||5. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15927)||1997 WV2|| align=right|13,4|| align=right|2,397|| align=right|0,085|| align=right|5,19|| align=right|3,710||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15928)||1997 WC3|| align=right|14,5|| align=right|2,403|| align=right|0,121|| align=right|7,72|| align=right|3,724||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15929) Ericlinton||1997 WQ11|| align=right|13,4|| align=right|3,170|| align=right|0,120|| align=right|1,49|| align=right|5,644||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15930)||1997 WT37|| align=right|14,7|| align=right|2,397|| align=right|0,114|| align=right|2,48|| align=right|3,709||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(15931)||1997 WK45|| align=right|13,6|| align=right|3,183|| align=right|0,177|| align=right|2,08|| align=right|5,678||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(15932)||1997 XL5|| align=right|14,0|| align=right|2,606|| align=right|0,094|| align=right|5,45|| align=right|4,206||MBA||2. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15933)||1997 YD|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,200|| align=right|1,43|| align=right|3,638||MBA||18. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15934)||1997 YQ|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,209|| align=right|2,37|| align=right|3,709||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15935)||1997 YT|| align=right|14,0|| align=right|2,646|| align=right|0,077|| align=right|3,87|| align=right|4,303||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15936)||1997 YM4|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,174|| align=right|12,76|| align=right|4,138||MBA||22. prosince 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(15937)||1997 YP5|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,214|| align=right|2,63|| align=right|3,786||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15938) Bohnenblust||1997 YA8|| align=right|13,5|| align=right|2,453|| align=right|0,213|| align=right|11,93|| align=right|3,841||MBA||27. prosince 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(15939) Fessenden||1997 YP8|| align=right|12,5|| align=right|3,173|| align=right|0,125|| align=right|13,15|| align=right|5,652||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15940)||1997 YU13|| align=right|13,7|| align=right|2,924|| align=right|0,047|| align=right|1,46|| align=right|5,000||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15941) Stevegauthier||1997 YX15|| align=right|13,1|| align=right|3,041|| align=right|0,111|| align=right|14,40|| align=right|5,303||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15942)||1997 YZ16|| align=right|14,0|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|5,47|| align=right|3,797||MBA||23. prosince 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(15943)||1998 AZ|| align=right|13,7|| align=right|3,069|| align=right|0,072|| align=right|10,06|| align=right|5,376||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15944)||1998 AH5|| align=right|13,0|| align=right|3,118|| align=right|0,126|| align=right|2,64|| align=right|5,505||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15945) Raymondavid||1998 AZ5|| align=right|13,2|| align=right|3,157|| align=right|0,131|| align=right|4,83|| align=right|5,609||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15946) Satinský||1998 AP7|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,096|| align=right|4,30|| align=right|4,405||MBA||8. ledna 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(15947) Milligan||1998 AL10|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,160|| align=right|4,93|| align=right|4,005||MBA||2. ledna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(15948)||1998 BE|| align=right|13,3|| align=right|2,712|| align=right|0,070|| align=right|6,53|| align=right|4,465||MBA||16. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15949) Rhaeticus||1998 BQ|| align=right|14,0|| align=right|2,285|| align=right|0,141|| align=right|7,42|| align=right|3,454||MBA||17. ledna 1998||Davidschlag||E. Meyer; E. Obermair
|-
|(15950) Dallago||1998 BA2|| align=right|14,3|| align=right|2,560|| align=right|0,188|| align=right|4,19|| align=right|4,096||MBA||17. ledna 1998||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(15951)||1998 BB2|| align=right|12,3|| align=right|3,122|| align=right|0,134|| align=right|17,74|| align=right|5,517||MBA||17. ledna 1998||Dossobuono||L. Lai
|-
|(15952)||1998 BM7|| align=right|13,3|| align=right|3,116|| align=right|0,068|| align=right|12,85|| align=right|5,500||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(15953)||1998 BD8|| align=right|13,0|| align=right|2,623|| align=right|0,190|| align=right|12,91|| align=right|4,248||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15954)||1998 BG11|| align=right|13,7|| align=right|2,730|| align=right|0,031|| align=right|6,44|| align=right|4,509||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15955) Johannesgmunden||1998 BS13|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,045|| align=right|3,08|| align=right|4,651||MBA||26. ledna 1998||Davidschlag Observ||E. Meyer
|-
|(15956)||1998 BY24|| align=right|13,8|| align=right|2,845|| align=right|0,015|| align=right|1,22|| align=right|4,797||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15957) Gemoore||1998 BB27|| align=right|14,2|| align=right|2,933|| align=right|0,107|| align=right|1,11|| align=right|5,022||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15958)||1998 BE33|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,287|| align=right|10,29|| align=right|4,422||MBA||30. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15959)||1998 BQ40|| align=right|13,9|| align=right|2,792|| align=right|0,088|| align=right|4,30|| align=right|4,664||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(15960) Hluboká||1998 CH|| align=right|12,8|| align=right|2,691|| align=right|0,071|| align=right|22,76|| align=right|4,414||MBA||2. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(15961)||1998 CC1|| align=right|13,8|| align=right|2,783|| align=right|0,149|| align=right|9,98|| align=right|4,642||MBA||4. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15962)||1998 CM2|| align=right|14,5|| align=right|2,431|| align=right|0,151|| align=right|3,16|| align=right|3,790||MBA||15. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(15963)||1998 CY3|| align=right|13,2|| align=right|2,677|| align=right|0,176|| align=right|13,26|| align=right|4,380||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15964) Billgray||1998 DU|| align=right|15,2|| align=right|1,953|| align=right|0,093|| align=right|18,08|| align=right|2,729||MBA||19. února 1998||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(15965) Robertcox||1998 DU7|| align=right|12,7|| align=right|2,996|| align=right|0,089|| align=right|12,23|| align=right|5,186||MBA||23. února 1998||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(15966)||1998 DL13|| align=right|13,2|| align=right|3,142|| align=right|0,139|| align=right|7,42|| align=right|5,569||MBA||25. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(15967) Clairearmstrong||1998 DN20|| align=right|12,5|| align=right|2,637|| align=right|0,289|| align=right|12,22|| align=right|4,282||MBA||24. února 1998||Rolvenden||M. Armstrong
|-
|(15968)||1998 DX35|| align=right|13,3|| align=right|3,211|| align=right|0,132|| align=right|1,02|| align=right|5,752||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(15969)||1998 EW11|| align=right|12,5|| align=right|3,161|| align=right|0,069|| align=right|8,62|| align=right|5,618||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15970)||1998 FA9|| align=right|15,8|| align=right|2,160|| align=right|0,183|| align=right|5,07|| align=right|3,173||MBA||22. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15971) Hestroffer||1998 FA11|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,191|| align=right|5,51|| align=right|3,370||MBA||25. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15972)||1998 FM27|| align=right|13,4|| align=right|3,051|| align=right|0,123|| align=right|3,13|| align=right|5,328||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15973)||1998 FM85|| align=right|13,5|| align=right|3,070|| align=right|0,061|| align=right|11,80|| align=right|5,378||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15974)||1998 FL103|| align=right|12,8|| align=right|3,046|| align=right|0,138|| align=right|8,16|| align=right|5,316||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15975)||1998 FW108|| align=right|13,6|| align=right|3,206|| align=right|0,143|| align=right|5,20|| align=right|5,740||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15976)||1998 FY119|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,106|| align=right|10,06|| align=right|5,160||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15977)||1998 MA11|| align=right|10,4|| align=right|5,211|| align=right|0,048|| align=right|17,32|| align=right|11,90||JUT||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15978)||1998 QL1|| align=right|13,6|| align=right|2,681|| align=right|0,121|| align=right|3,80|| align=right|4,389||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(15979)||1998 QW34|| align=right|12,3|| align=right|2,773|| align=right|0,201|| align=right|14,83|| align=right|4,618||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15980)||1998 RC19|| align=right|12,9|| align=right|3,143|| align=right|0,036|| align=right|8,95|| align=right|5,571||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15981)||1998 UP6|| align=right|13,2|| align=right|2,606|| align=right|0,253|| align=right|17,57|| align=right|4,206||MBA||18. října 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(15982)||1998 VA4|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,156|| align=right|12,90|| align=right|3,689||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15983)||1998 WM1|| align=right|13,4|| align=right|2,538|| align=right|0,192|| align=right|4,71|| align=right|4,042||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15984)||1998 WM7|| align=right|13,5|| align=right|2,569|| align=right|0,219|| align=right|9,08|| align=right|4,116||MBA||24. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15985)||1998 WU20|| align=right|13,6|| align=right|2,222|| align=right|0,051|| align=right|7,55|| align=right|3,312||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15986) Fienga||1998 XU1|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,232|| align=right|2,65|| align=right|4,419||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15987)||1998 XV10|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,114|| align=right|4,71|| align=right|3,482||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(15988)||1998 XD24|| align=right|13,8|| align=right|2,269|| align=right|0,177|| align=right|5,43|| align=right|3,418||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(15989)||1998 XK39|| align=right|13,3|| align=right|2,326|| align=right|0,101|| align=right|5,71|| align=right|3,547||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(15990)||1998 YT1|| align=right|14,4|| align=right|2,354|| align=right|0,216|| align=right|2,00|| align=right|3,612||MBA||17. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15991)||1998 YH3|| align=right|13,6|| align=right|2,163|| align=right|0,071|| align=right|5,26|| align=right|3,182||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15992) Cynthia||1998 YL4|| align=right|14,5|| align=right|2,323|| align=right|0,066|| align=right|6,55|| align=right|3,540||MBA||18. prosince 1998||Farpoint||G. Hug
|-
|(15993)||1998 YH8|| align=right|13,8|| align=right|2,607|| align=right|0,131|| align=right|3,91|| align=right|4,208||MBA||24. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15994)||1998 YO8|| align=right|13,9|| align=right|2,270|| align=right|0,062|| align=right|5,06|| align=right|3,420||MBA||23. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15995)||1998 YQ9|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,119|| align=right|2,31|| align=right|3,420||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(15996)||1998 YC12|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,170|| align=right|7,28|| align=right|3,489||MBA||27. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15997)||1999 AX|| align=right|13,4|| align=right|2,689|| align=right|0,117|| align=right|13,58|| align=right|4,409||MBA||7. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15998)||1999 AG2|| align=right|14,3|| align=right|2,208|| align=right|0,044|| align=right|4,27|| align=right|3,280||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15999)||1999 AG7|| align=right|14,6|| align=right|2,258|| align=right|0,075|| align=right|3,46|| align=right|3,392||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16000)||1999 AW16|| align=right|14,7|| align=right|2,402|| align=right|0,170|| align=right|2,19|| align=right|3,722||MBA||10. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
CBW – kubewano,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno,
SDO – objekt z Kuiperova pásu,
TNR – transneptunická tělesa na rezonančních drahách.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek